Questo è un elenco dei personaggi che appaiono nella serie di light novel Vita da slime di Kugane Maruyama e pubblicata da Micro Magazine.

Personaggi principali
 / 
Doppiato da: Miho Okasaki (Limur), Takuma Terashima (Satoru) (ed. giapponese); Elisa Giorgio (Limur), Massimo Di Benedetto (Satoru) (ed. italiana)
Un umano della Terra che si è reincarnato come un potente slime a causa di alcune richieste espresse mentre moriva. Nella sua vita precedente era un maschio, ma da slime si identifica come neutro. Dopo la sconfitta del Lord degli Orchi, ha fondato Tempest, una nazione di mostri nella Grande Foresta di Jura che cerca la coesistenza di mostri con altre razze viventi. Limur ha un cuore gentile e una personalità bizzarra. Anche se è piuttosto rilassato e vuole evitare il più possibile situazioni fastidiose, in realtà lavora molto diligentemente quando è necessario occuparsi di un compito. Ha un profondo legame con i suoi compagni e tende a reagire in modo serio a qualsiasi minaccia per loro e la propria nazione. A seguito del Walpurgis, in cui definisce la propria posizione come nuovo Re demone sconfiggendo Kleiman, Limur dà un nuovo nome al gruppo ribattezzandolo Octagram, in cui è conosciuto come "Newbie". Le sue abilità comprendono diverse resistenze ai danni di natura sia fisica sia elementale, rese più efficienti da una rigenerazione quasi istantanea. Le due abilità che più lo contraddistinguono sono le Unique Skill Divoratore (Predatore nell'anime), che gli permette di mangiare quasi tutto e ottenere abilità e copie identiche dall'oggetto divorato, potendo persino imitarne l'aspetto, e Grande Saggio, un'abilità semi senziente che gli permette di analizzare qualunque cosa istantaneamente. Dopo aver divorato il corpo di Shizu, ottenendo la sua abilità Alteratore, Limur è in grado di creare diverse abilità dall'unione e scissione di quelle ottenute: un esempio è la Fiamma Nera, creata fondendo le abilità Manipolazione dell'acqua, Manipolazione delle fiamme e Trasformazione delle fiamme e alimentata dal suo stesso potere magico. Dopo la battaglia contro il Lord degli Orchi, Limur assimila la sua abilità Affamato, fondendola con Divoratore e ottenendo Gluttony, che è più efficiente nell'assorbire i bersagli in quanto Limur crea semplicemente un vortice, e inoltre può concedere delle abilità ai suoi subordinati oppure apprenderne dagli stessi; Gluttony possiede anche una modalità rilascio, modellando il corpo di Limur in una chimera formata dai mostri divorati. A seguito degli eventi accaduti a causa del regno di Falmuth, Limur ottiene l'abilità Crudele uccidendo ventimila soldati, facendo sì che a chiunque perda la volontà di combattere verrà tolta l'anima. Iniziando l'Harvest Festival, Limur diventa un Vero Re demone e si evolve in uno Slime demone: le sue statistiche aumentano notevolmente, rendendolo immortale, e acquisisce la capacità di cambiare liberamente tra il corpo materiale e quello astrale. Il Grande Saggio decide anche di fondere Gluttony con Crudele creando l'Ultimate Skill Beelzebub, potenziando enormemente le precedenti capacità. Dopo essere riuscito a liberare Veldra dalla Prigione Eterna, Raphael la evolve nell'Ultimate Skill Uriel, unendola con le abilità dei compagni di Limur e le sue comuni ed Extra, personificando il legame che ha con tutti loro, consentendogli anche di spostarsi rapidamente da uno spazio all'altro; inoltre, rende Veldra stesso un'Ultimate Skill omonima, con cui Limur è in grado di usare le sue abilità nonché evocarlo sia nella sua forma originale sia farlo risiedere in un suo clone, ripetendo in seguito il processo con la sorella maggiore Velgrynd. Durante la guerra contro l'Impero orientale, Limur decide di evolversi ulteriormente risvegliando il proprio potenziale latente, dovuto alle particelle magiche di Veldra che si trovano al suo interno, e diventando il quinto Vero Drago esistente, chiamato per comodità Slime definitivo: ciò si traduce non solo in un aumento di potenza, ma ne incrementa la percezione delle sensazioni e gli permette di modificare liberamente le proprietà del proprio corpo, consentendogli di usare le abilità intrinseche di ciò che ha assorbito a piena capacità senza doversi trasformare. Dopo che Limur dà a Raphael il nome Ciel ed evolvendola in un Manas, essa unisce Beelzebub, Raphael, Veldra e Velgrynd in Azathoth, una versione potenziata degli effetti di Beelzebub che sostituisce lo stomaco con uno spazio immaginario infinito, oltre che in grado di distorcere lo spazio-tempo e creare una barriera multidimensionale; inoltre, dal nucleo di Uriel (donata a Velgrynd) crea Shub-Niggurath, in grado di creare nuove abilità sulla base delle informazioni ottenute, duplicarle, memorizzarle e donarle a chi ne è compatibile.

 /  / 
Doppiata da: Megumi Toyoguchi (ed. giapponese), Beatrice Caggiula (ed. italiana)
Il Grande Saggio è una delle prime due Unique Skill di Limur. Ha la capacità di esaminare attentamente ciò che Limur assimila, e più avanti, grazie all'abilità di Shizu Alteratore, è in grado di dividere o unire le abilità per crearne di nuove. Agisce anche come consulente per Limur. Ha una personalità priva di emozioni, guidata esclusivamente da calcoli puramente logici per dare ogni beneficio al suo padrone, anche se in qualche occasione dimostra una propria consapevolezza, come quando rivela a Limur informazioni basilari. Ciò è dovuto al fatto che si tratta di un'intelligenza concettuale creata sulla base della Parola del mondo, ovvero la voce del Sistema del mondo. Occasionalmente è in grado di prendere il controllo del corpo di Limur con il consenso di quest'ultimo. Durante l'Harvest Festival, desiderando inconsciamente di evolversi per servire al meglio il suo padrone, il Grande Saggio cerca di diventare esso stesso la Parola del mondo, ma dopo diversi fallimenti sceglie di fondersi con Alteratore diventando Raphael, aumentando enormemente la velocità di elaborazione del pensiero (riuscendo a parlare in modo più fluido) per comprendere qualsiasi fenomeno noto del mondo, permette di usare la magia senza incantamenti e analizzare con la sola vista. Quando Limur dà a Raphael il nome Ciel la fa evolvere in un Manas, ovvero una forma di vita digitale separata dall'abilità, condividendo molti degli stessi tratti della personalità di Limur e iniziando a fare più affidamento sui propri sentimenti ed emozioni invece che sul ragionamento logico.

Doppiato da: Tomoaki Maeno (ed. giapponese), Mattia Bressan (ed. italiana)
Un potente drago conosciuto come il "Drago delle tempeste" che fa amicizia con il giovane Limur. Veldra venne intrappolato dall'Eroina Chronoa tramite la sua abilità Prigione Eterna mentre stava distruggendo la capitale dei vampiri Night Rose. Viene liberato da Limur, il quale lo conserva nel suo stomaco, in modo da poter analizzare congiuntamente l'incantesimo della Prigione Eterna per spezzarlo. Veniva considerato un mostro di tipo Calamità a causa del fatto che voleva solo scatenarsi, risultando molto pericoloso quando non riusciva a rilassarsi. È anche molto energico e orgoglioso, poiché dimostra di non avere riserve nel mostrare le sue forze. Dopo aver conosciuto Limur e aver letto le "sacre scritture" (manga) che aveva nei suoi ricordi dal suo vecchio mondo, sviluppa una personalità un po' più paziente, analitica e meno impulsiva, oltre a diventare un esperto di shogi con cui passa il suo tempo con Ifrit. Nonostante la sua personalità disinvolta, apprezza molto Limur considerandolo il suo migliore amico. Una volta che il Grande Saggio si evolve in Raphael, la sua capacità analitica aumenta talmente tanto da riuscire finalmente a liberare Veldra dalla Prigione Eterna, il quale sviluppa un Corridoio dell'anima con Limur, facendo sì che le sue memorie trascendano lo spazio e il tempo e accumulandosi al suo interno, rendendolo praticamente immortale; Veldra stesso diventa un'Ultimate Skill di Limur chiamata con il proprio nome, rendendolo in grado di fargli usare le sue abilità nonché evocarlo sia nella sua forma originale sia farlo risiedere in un suo clone, in cui prende la forma di un ragazzo atletico con corti capelli biondi. Durante il tempo passato all'interno di Limur, Veldra sviluppa una Unique Skill chiamata Inquirer, la quale gli permette di analizzare e valutare un obiettivo, e che su richiesta di Raphael, prima di liberarlo, la evolve in Faust, con l'aggiunta di percepire i pericoli e di capire la verità. Più avanti viene reso il boss finale del Labirinto di Tempest.

Doppiata da: Yumiri Hanamori (ed. giapponese), Giuliana Atepi (ed. italiana)
Shizue, conosciuta anche con il suo diminutivo Shizu, è una ragazza giapponese evocata in questo mondo durante il bombardamento di Tokyo dal Re demone Leon Cromwell. Inizialmente considerata un fallimento di evocazione, sentendo la sua richiesta di aiuto Leon riconsiderò il suo valore legandola allo spirito del fuoco Ifrit, stabilizzando l'energia magica del suo corpo in quanto evocata da bambina. A causa, però, dell'estrema freddezza del Re demone, soprattutto quando, posseduta da Ifrit, uccise la sua amica Pirino, Shizu si rassegnò a vivere da sola per evitare di ferire altre persone. A seguito di una guerra con l'Eroina Chronoa, la stessa che imprigionò Veldra, Leon fuggì e Shizu finì per essere salvata e allevata dalla stessa. Dopo qualche tempo, però, l'Eroina partì per un viaggio, lasciandole la sua maschera antimagia con la promessa che si sarebbero riviste. Shizu decise di diventare anch'essa un'Eroina, ottenendo il titolo di "Dominatrice delle fiamme esplosive", divenendo una dei fondatori della Gilda della Libertà e maestra di Yuuki Kagurazaka e Hinata Sakaguchi. Col tempo, però, le era sempre più difficile contenere Ifrit, così decise di diventare un'insegnante del Regno di Ingracia, conoscendo diversi bambini che, come lei, erano stati evocati e poi abbandonati. In seguito, quando capisce di avere poco tempo per vivere, decide di partire per trovare Leon. Quando giunge nella Foresta di Jura insieme a Kabar, Ellen e Gido, capisce che Limur è originario del Giappone come lei, e nel loro breve tempo insieme sono diventati buoni amici. Dopo il trapasso, dovuto al fatto che non riusciva più a contenere Ifrit, il suo corpo viene divorato da Limur, dandogli una forma umana e lasciandogli come cimelio la maschera antimagia. Shizu, nel frattempo, finisce in una sorta di sogno dove riesce a riabbracciare la madre da tempo perduta. La sua Unique Skill, dovuta all'essere stata evocata, si chiama Alteratore, in grado di dividere o unire le abilità. Dopo essere stata posseduta da Ifrit sviluppa diverse abilità legate al fuoco, creandone di nuove grazie ad Alteratore.

Federazione Jura Tempest 
La  è il paese di mostri governato da Limur che si trova nella Foresta di Jura. Inizialmente il villaggio dei goblin salvati da Limur dalle Zanne di lupo, con le conoscenze dello stesso e di Kaijin e l'introduzione di diverse altre razze diventa una città, prefiggendosi lo scopo di essere una terra in cui tutti sono uguali, indipendentemente dalle razze, e instaurando diversi rapporti diplomatici con gli altri paesi.

Doppiato da: Kanehira Yamamoto (ed. giapponese), Gianluca Iacono (ed. Italiana)
Rigurd è il capo del villaggio dei goblin. Era un fragile vecchietto fino a quando non si evolve in un hobgoblin con un fisico estremamente muscoloso quando gli viene dato un nome da Limur. In seguito questi lo elegge Re dei goblin per governare i suoi simili. Con la nascita della Federazione Jura Tempest gli viene data la carica di primo ministro.

Doppiato da: Haruki Ishiya (ed. giapponese), Simone Lupinacci (ed. italiana)
Rigur è il figlio di Rigurd. Limur gli dà lo stesso nome del fratello maggiore deceduto mentre lottava contro le Zanne di lupo. Dopo la vittoria di Limur contro le Zanne di lupo e la loro unione con i goblin, a Rigur viene dato il ruolo di capitano dei Goblin Rider. Dopo la battaglia contro il Lord degli Orchi, Rigur decide di lasciare il proprio posto a Gobta, considerandolo il più adatto, e diventando il capo della sicurezza di Tempest rispondendo direttamente a Benimaru.

Doppiato da: Asuna Tomari (ed. giapponese), Stefano Pozzi (ed. italiana)
Gobta è un piccolo hobgoblin che serve Limur come leader dei Goblin Rider. Nonostante sia più giovane, più piccolo e più stupido dei suoi simili, ha inaspettatamente una grande competenza nelle abilità della spada, abbastanza da sconfiggere in pochi istanti Gabil e respingere un attacco del Generale degli Orchi. Finisce per essere un personaggio comico, ma rimane comunque un combattente competente. Grazie agli allenamenti di Hakurou è diventato un combattente eccezionale, mentre allenandosi con Milim e Callion ha sviluppato l'abilità Genio, che gli permette di analizzare le abilità che osserva e riuscire a replicarle se ne è capace (nell'anime viene sottinteso che l'abbia ottenuta durante il suo addestramento con Hakurou quando riesce a sconfiggere Gabil). A seguito dell'Harvest Festival, lui e gli altri Goblin Rider insieme con i propri Star Wolf ottengono l'Extra Skill Unione, permettendogli di fondersi con gli alleati con cui hanno un forte legame aumentando la forza totale. Durante il torneo di Tempest, nel suo scontro con Callion ottiene le Unique Skill Evocazione del demone lupo e Unificazione del demone lupo, che gli permettono di evocare Ranga e di fondersi con lui diventando un potente licantropo. Verso le finali del campionato si scontra con Honjou Masayuki, ma, nonostante riesca a resistere agli effetti dell'abilità del suo avversario, dato che non ha dimestichezza con le sue nuove capacità finisce per perdere; Honjou, tuttavia, decide di abbandonare la competizione rendendo Gobta il vincitore, diventando uno dei Quattro Re Celesti.

Doppiato da: Gakuto Kajiwara
Gobzo è un hobgoblin che appartiene al primo gruppo nominato da Limur e un membro dei Goblin Rider. È un po' ingenuo, ma è anche gentile e incapace di mentire agli altri. Non riesce a mantenere un segreto e spesso finisce nei guai; inoltre, ha segretamente una cotta per Shion. Durante l'attacco del Regno di Falmuth viene ucciso sadicamente da Kyoya nel tentativo di proteggere Shuna. Quando Limur ascende come Re demone, Gobzo viene riportato in vita insieme ad altri cento cittadini di Tempest, entrando a far parte degli Yomigaeri di Shion.

Doppiata da: Juri Kimura (ed. giapponese), Sabrina Bonfitto (ed. italiana)
Haruna è una goblina che appartiene al primo gruppo nominato da Limur. Con l'edificazione di Tempest Haruna diventa la responsabile del cucito e della cucina, divenendo una discepola di Shuna e studiando seriamente la tecnologia dei tessuti. Le sue abilità culinarie migliorano enormemente, tanto che il suo nuovo dolce, il Matcha Pudding, diventa lo spuntino preferito di Veldra. Inoltre, ha studiato da zero modi come la Cerimonia del tè, raggiungendo un livello in cui può servire i monarchi.

Doppiato da: Chikahiro Kobayashi (ed. giapponese), Luca Bottale (ed. italiana)
Ranga è un terribile Zanna di lupo che incontra Limur per la prima volta quando il suo branco, guidato dal padre, fa irruzione nel villaggio dei goblin. Anche se in quel frangente il padre viene ucciso non prova il minimo rancore nei confronti di Limur, e diventa il nuovo capobranco, scegliendo al tempo stesso di servire lo slime. Dopo aver ricevuto il suo nome, lui e il suo branco si evolvono in Tempest Wolf, mentre Ranga si è evoluto ulteriormente in Tempest Star Wolf dopo aver usato la sua abilità Death Storm durante la battaglia contro il Generale degli Orchi. Ranga si dimostra molto orgoglioso e leale, e verso Limur, a cui è molto legato, conserva molti dei tratti di un cane come la lealtà, scodinzolando quando è felice, proteggendolo e volendo sempre compiacerlo. È disposto a dare tutto, compresa la propria vita, per la felicità di Limur e farà tutto ciò che è in suo potere per farlo accadere. Fin da quando è diventato un Tempest Wolf, Ranga ha sviluppato una padronanza nell'elemento vento, arrivando anche a saper utilizzare i fulmini una volta divenuto Tempest Star Wolf. Durante l'Harvest Festival ottiene l'Unique Skill Re lupo magico, che gli permette di evocare diversi lupi.

Doppiato da: Atsushi Ono (ed. giapponese), Pietro Ubaldi (ed. italiana)
Kaijin è un nano fabbro famoso per la sua bravura. È originario di Dwargon e stava servendo sotto il re Gazehr Dwargo, fino a quando non fu usato come capro espiatorio di un esperimento fallito il cui responsabile era invece Vester. Dopo aver aggredito quest'ultimo, ora ministro, per aver insultato Limur, lui e i suoi amici vengono esiliati dal regno dei nani e reclutati da Limur nel suo villaggio, aiutandolo nella costruzione della nuova città. Tuttavia, a seguito dell'alleanza tra la Federazione Jura Tempest e Dwargon il suo esilio viene revocato, anche se decide di rimanere al fianco di Limur.

Doppiato da: Kōichi Sōma (ed. giapponese), Marco Balbi (ed. italiana)
Il primogenito dei fratelli nani specializzato in forgiatura e conciatura.

Doppiato da: Ryou Sugisaki (ed. giapponese), Oliviero Corbetta (ed. italiana)
Il secondogenito dei fratelli nani noto per il suo artigianato di prim'ordine, concentrandosi maggiormente sui coloranti e sull'abbigliamento di alta classe.

Doppiato da: Masashi Nogawa
Il più giovane dei fratelli nani specializzato in architettura. Non parla mai, limitandosi ad annuire di tanto in tanto.

Doppiata da: Akane Kumada (ed. giapponese), Giulia Maniglio (ed. italiana)
Ellen fa parte del gruppo di Kabar con il ruolo di maga. In seguito si scopre che è la figlia del duca Elalude Grimwald della Dinastia degli Stregoni Sarion di nome Elyune Grimwald, mentre Kabar e Gido sono le sue guardie del corpo. Il motivo per cui ha voluto diventare un'avventuriera era perché desiderava la libertà che trasmetteva. Riesce a legare molto bene con le persone, come fa con Shizu, Shion, Shuna e Milim. Dopo la sua prima visita nel villaggio dei goblin, le viene donata una tunica fatta con i fili di ragno, molto leggera ma resistente. A seguito dell'attacco a Tempest da parte del Regno di Falmuth, rivela a Limur la leggenda tramandata nella sua famiglia riguardante Milim in cui diventò un Re demone, in modo da poter far risorgere quelli che sono stati uccisi.

Doppiato da: Kengo Takanashi (ed. giapponese), Paolo De Santis (ed. italiana)
Kabar è il leader del suo gruppo di avventurieri in cui riveste il ruolo di guerriero. Si scopre, invece, che lui e Gido sono in realtà le guardie del corpo di Ellen. Ama scherzare ma è educato quando lavora. Probabilmente è quello che si lamenta di più delle cose, anche se Ellen è una nobile. Ha la tendenza a mettersi in mostra e diventare arrogante come leader della squadra nei momenti sbagliati, che alla fine porta il loro gruppo ad andare incontro a più problemi di quanti dovrebbero. Probabilmente è stato incaricato come leader del gruppo grazie al suo carisma e aspetto piuttosto che alla sua leadership e al suo giudizio. Dopo la sua prima visita nel villaggio dei goblin, gli viene donata un'armatura resistente.

Doppiato da: Ryūichi Kijima (ed. giapponese), Matteo De Mojana (ed. italiana)
Gido fa parte del gruppo di Kabar con il ruolo di ladro. Si scopre, invece, che loro due sono in realtà le guardie del corpo di Ellen. Gido è il più risoluto e affidabile tra i tre. Non parla molto rispetto agli altri due, ma non spicca in forza anche se è fisicamente il più grande. Dopo la sua prima visita nel villaggio dei goblin, gli viene donata un'armatura di cuoio creata con la resistente pelliccia delle Zanne di lupo.

Doppiato da: Makoto Furukawa (ed. giapponese), Ezio Vivolo (ed. italiana)
Un principe ogre il cui villaggio è stato decimato dagli Orchi. Mentre guida i sopravvissuti Shion, Hakurou, Souei, Shuna e Kurobe per avere vendetta, incontra Limur e lo attacca, scambiandolo per colui che ha istigato il massacro. Dopo aver realizzato la verità, stringe un'alleanza temporanea con Limur, ma in seguito gli giura lealtà dopo che il Lord degli Orchi è stato sconfitto. Si evolve insieme con gli altri in Kijin, un raro tipo di ogre, dopo che Limur gli dona dei nomi, e dopo avergli promesso fedeltà eterna gli è stato dato il titolo di "Generale Samurai", venendo messo al comando dell'esercito di Tempest. Benimaru ha una personalità spensierata e sicuro di sé. Anche così, però, risulta molto cauto e astuto. Non ha interesse a servire qualcuno che non ritenga meritevole, tuttavia non sminuisce neanche quelli più deboli di lui. Le sue abilità consistono nella manipolazione del fuoco, che aumenterà ulteriormente divenuto un kijin grazie alla sua nuova tecnica Hell Flare, il quale utilizza il suo stesso potere magico per alimentarne la potenza. Durante l'Harvest Festival Benimaru diventa un Fair Oni, un kijin con caratteristiche magiche notevolmente migliorate tanto da equiparare i Re demoni non risvegliati, e acquisisce l'Unique Skill Comandante supremo, la quale gli permette di connettersi con tutti i suoi subordinati e di percepirne la forza in modo da dedurne le possibilità di vittoria, oltre a concedervi un aumento di potenza del 30%; inoltre, 100 degli hobgoblin più forti al suo servizio si evolvono in ogre, diventando la sua guardia personale chiamati Kurenai. Dopo aver vinto il torneo di Tempest diventa uno dei Quattro Re Celesti.

Doppiata da: Sayaka Senbongi (ed. giapponese), Veronica Cuscusa (ed. italiana)
Shuna è la principessa degli ogre e sorella di Benimaru. Possiede un talento magico ed è brava a fare vestiti, insegnando le sue abilità ai goblin dopo essersi evoluta in kijin e apprendendo l'Unique Skill Analista, simile al Grande Saggio di Limur ma in grado di analizzare semplicemente con la vista. Più tardi Limur le conferisce il titolo di "Sacerdotessa". Molto abile e ben informata nelle questioni domestiche, diventa essenzialmente la principale consigliera economica di Limur insieme a Rigurd. Shuna è una ragazza gentile e tollerante con sensi acuti, ed essendo una principessa ha anche una personalità raffinata e aggraziata. Spesso può diventare competitiva, come quando si contende con Shion le attenzioni personali di Limur, ed è più forte di quanto non appaia. Durante l'Harvest Festival Shuna diventa una Fair Oni, ricevendo l'Unique Skill Produttrice, in grado di unire e separare i materiali, incrementando le sue capacità di fabbricazione.

Doppiata da: M.A.O (ed. giapponese), Chiara Francese (ed. italiana)
Shion è una dei sei Ogre sopravvissuti dall'attacco degli Orchi, nonché un'abile combattente ma anche una terribile cuoca in quanto ciò che cucina risulta letale, tanto che chi sopravvive ottiene la resistenza i veleni. Diventa la (autonominata) segretaria e guardia del corpo di Limur dopo essersi evoluta in un kijin e condivide una rivalità con Shuna per le sue attenzioni. Spesso parla prima ancora che Limur possa decidere su certe questioni, costringendolo comicamente ad agire per salvare la faccia. Dopo la sconfitta del Lord degli Orchi le viene dato il semplice titolo di "Combattente". Durante l'invasione del Regno di Falmuth muore mentre difende una bambina insieme a cento cittadini di Tempest, e in seguito vengono tutti riportati in vita da Limur durante l'Harvest Festival diventando Yomigaeri, esseri che hanno superato la morte ottenendo l'Extra Skill Rigenerazione superveloce. In particolare, Shion non solo ne diventa la guida ma anche una Wicked Oni, una variante di Fair Oni in grado di entrare in fase berserker; riceve, inoltre, l'Unique Skill Chef professionista, facendo sì che, indipendentemente da ciò che usa come ingrediente, il piatto risulterà delizioso: in sostanza consente di sovrascrivere la natura di un oggetto stesso, e solo chi possiede un'abilità simile la può contrastare. Dopo essere arrivata terza nel torneo di Tempest diventa una dei Quattro Re Celesti.

Doppiato da: Takuya Eguchi (ed. giapponese), Alessandro Germano (ed. italiana) 
Souei è un amico di Benimaru e le sue abilità assomigliano a quelle dei ninja, servendo come esploratore, spia e messaggero per Limur grazie alla sua manipolazione delle ombre con cui può anche clonarsi; è inoltre in grado di controllare dei fili sottili ma molto forti, in grado di tagliare ogni cosa. Dopo la sconfitta del Lord degli Orchi, Limur gli dà il titolo di "Spia", diventando il leader della Squadra Ombra di Tempest. È sempre calmo e composto, e ha una lingua eloquente che si abbina con la sua bellezza come nota Limur. Durante l'Harvest Festival Souei diventa un Fair Oni e ottiene l'Unique Skill Attaccante ombra, che gli consente di danneggiare i corpi astrali dei nemici, aggirando le loro difese fisiche, e permettendogli di attaccare forme di vita spirituali.

Doppiato da: Hōchū Ōtsuka (ed. giapponese), Mario Scarabelli (ed. italiana) 
Hakurou è un anziano ogre specializzato nell'arte della spada, nipote del trasportato Byakuya Araki che, dopo aver salvato il villaggio degli Ogre da un drago minore, si insediò tra loro, insegnando i suoi costumi e le tecniche di spada. Un tempo incontrò un giovane Gazehr Dwargo nella foresta e divenne il suo maestro. Una volta diventato un kijin, Hakurou ha deciso di insegnare l'arte della scherma a Limur, Gobta e gli altri bambini hobgoblin, e agli altri abitanti, ricevendo così il titolo di "Maestro". Hakurou è solitamente calmo. Anche se ha l'età per essere considerato quasi un vecchietto, il suo spirito è chiaramente più giovane. Durante l'Harvest Festival Hakurou diventa un Fair Oni, ricevendo l'Unique Skill Maestro marziale, la quale incrementa i suoi già enormi riflessi, tra cui il poter prevedere il futuro entro certi parametri. Dopo aver perso contro Shion nel torneo di Tempest, accetta con orgoglio la fine della sua eredità e diventa il principale istruttore di combattimento per molti dei giovani combattenti della città.

Doppiato da: Junichi Yanagita (ed. giapponese), Luca Ghignone (ed. italiana) 
Kurobe è un ogre esperto nella forgiatura, e proprio per questo lavora a stretto contatto con Kaijin. Dopo essersi evoluto in kijin gli viene conferito il titolo di "Forgiatore di spade" da Limur. Una sua caratteristica è che è immune anche al caldo più estremo, facilitandogli molto il suo lavoro nella forgiatura; inoltre, la sua Unique Skill Ricercatore gli permette di analizzare i materiali e trasmutarli. Durante l'Harvest Festival Kurobe diventa un Fair Oni, evolvendo Ricercatore in Artigiano divino, potenziandone enormemente gli effetti in modo da creare armi ed equipaggiamenti migliori.

Doppiata da: Reina Kondō
Lilina è una dei quattrocento goblin che si uniscono a quelli del villaggio di Limur durante la sua permanenza a Dwargon. Diventa la lord dei goblin e viene incaricata di gestire gli affari di produzione di Tempest come sua supervisore, prendendo molto seriamente il suo nuovo lavoro.

Doppiato da: Tomoyuki Shimura (ed. giapponese), Paolo Sesana (ed. italiana) 
Abil è il capo dei Lizardmen. Quando riceve la notizia che il Lord degli Orchi si sta facendo strada nella Foresta di Jura, sebbene sia coraggioso, è per lo più indeciso su come proteggere la sua tribù, finché Limur non offre il suo aiuto. Decide di accettare la richiesta di aiuto e nel frattempo difendere il castello, invece di combattere direttamente l'armata degli Orchi, consapevole del potere del loro signore, fino al colpo di Stato del proprio figlio Gabil. Successivamente viene rilasciato e salvato, e diventa un Dragonewt dopo che Limur gli dà il nome (nell'anime la sua pelle diventa viola). Bandisce suo figlio affinché faccia ammendo dei propri errori, e manda sua figlia a servire Limur in modo da farle fare esperienza. Alla fine riesce a riconciliarsi con Gabil grazie ai successi di quest'ultimo.

Doppiato da: Jun Fukushima (ed. giapponese), Marco Benedetti (ed. italiano) 
Gabil è il figlio del capo dei Lizardmen, che ha ottenuto il nome dallo stregone Germyud. Proprio per questo e per la sua bravura nella lancia è arrogante e guarda sempre dall'alto in basso. Ignaro, è spinto da Laplace a combattere lo stesso Lord degli Orchi rovesciando suo padre, ma si rende conto della sua follia quando entra effettivamente in combattimento. Viene salvato all'ultimo da Germyud grazie all'intervento di Limur. Per le sue azioni, viene bandito da suo padre e in seguito decide di servire Limur per espiare i suoi peccati, lavorando assieme a Vester nella produzione dell'erba Hypokte. Il suo nome viene sovrascritto da Limur facendolo evolvere in un Dragonewt (nell'anime la sua pelle diventa viola). Durante l'Harvest Festival Gabil ottiene l'Unique Skill Sintonizzatore, il quale gli permette di alterare gli eventi in modo da essere a suo favore, diventando, inoltre, il leader degli Hiryu, la principale forza d'attacco aerea di Tempest.

Doppiata da: Rumi Ōkubo (ed. giapponese), Chiara Leoncini (ed. italiana) 
Souka è la sorella di Gabil. Era il capitano delle guardie del capo dei Lizardmen. Dopo aver formato l'alleanza della Foresta di Jura con Limur, suo padre Abil la manda a Tempest per fare esperienza. Si evolve in una Dragonewt più simile a un essere umano dopo essere stata nominata da Limur (nell'anime le ali, la coda e le corna diventano rosse) insieme a Touka, Saika, Nansou e Hokusou. Tutti loro diventano allievi di Souei, verso cui prova dei sentimenti.

Doppiata da: Rie Tanaka (ed. giapponese), Elisabetta Spinelli (ed. italiana) 
Treyni è una driade, una guardiana della Foresta di Jura insieme alle sue simili. È colei che avverte Limur dell'arrivo del Lord degli Orchi chiedendogli di combatterlo. Più tardi, forma un'alleanza con Limur insieme ai rappresentanti degli altri popoli per formare la nazione di Tempest. Per poterle consentire di partecipare al Walpurgis come secondo sottoposto di Ramiris, Limur crea un nucleo del caos basato su quello di Beretta in cui far risiedere il suo spirito, per poi inserirlo in un corpo scolpito dal legno dell'albero Dryas da cui ebbe origine: ciò la rende una Driade bambola di Dryas, potendosi muovere anche al di fuori della foresta, guadagna resistenza agli attacchi sia sacri sia demoniaci e il suo mana viene raddoppiato.

Doppiata da: Kana Asumi (ed. giapponese), Federica Simonelli (ed. italiana)
Trya è una driade e anche la sorella minore di Treyni. È colei che ha avvertito Limur del risveglio di Charybdis. In seguito lei e tutte le driadi passano al servizio di Ramiris e diventano delle Driadi bambola di Dryas per svolgere al meglio il lavoro di gestione del Labirinto.

Doppiato da: Taro Yamaguchi (ed. giapponese), Davide Fazio (ed. italiana)
Un orco che servì come guardia del corpo del Lord degli Orchi, nonché suo figlio. Sebbene amasse il suo ex signore, capì anche quanta sofferenza stava passando, e quindi non porta rancore verso Limur per averlo sconfitto, ma vuole assumersi la responsabilità delle azioni della sua gente. Viene nominato da Limur con lo stesso nome del Lord degli Orchi, evolvendosi con la sua gente in High Orc e diventando il Re degli Orchi a capo dei Yellow Numbers, la principale forza di Tempest, adibita anche alla costruzione edile; con l'evoluzione ha, inoltre, acquisito l'Unique Skill Gourmet, un'abilità mista tra Affamato del Lord degli Orchi e Gluttony di Limur. Durante l'Harvest Festival Gerd riceve una nuova Unique Skill: Guardiano, la quale ha diverse abilità di difesa.

Doppiato da: Ryou Sugisaki (ed. giapponese), Lorenzo Scattorin (ed. italiana)
Vester è l'ex ministro del regno dei Nani. Non andava molto d'accordo con Kaijin a causa delle loro diverse origini sociali, tanto da incastrarlo per un suo fallimento in cui stava creando un Cavaliere magico. In seguito, scopre il gruppo di Kaijin insieme a Limur in un pub, insultando lo slime. Ciò ha portato Kaijin a picchiarlo, con conseguente arresto del gruppo. Vester corrompe il loro portavoce per incastrarli, ma Gazehr Dwargo conosceva la verità e decide di esiliarli. Dopo che il gruppo di Limur e Kaijin parte, Gazehr esprime il suo disappunto per le azioni di Vester e lo priva del suo titolo di ministro. Dopo aver stretto un'alleanza con Tempest, il re dei nani consegna Vester, pentito delle sue azioni, a Limur come dono sperando che possa aiutarli con le sue conoscenze. Infatti, Vester riesce a creare una full potion al 99% di efficacia dall'erba Hypokte, eguagliando quelle create da Limur. Più tardi, si unisce a Ramiris nel suo Labirinto per condurre ricerche.

Doppiato da: Yutaka Aoyama
Un mercante della Gilda della Libertà che conosce Limur dopo averlo salvato da un Drago del cielo a Ingracia. Per ripagare il debito, Mjolmire invita a una cena Limur insieme a Kenya, Ryouta, Alice, Gale e Chloe, dove lo slime lo invita a passare per Tempest in modo da aiutarli a vendere i loro prodotti. Anche se a volte può sembrare volgare e non batte ciglio per accordi leggermente illeciti (in quanto capo di una potente società economica), sa dove tracciare il limite ed è fedele a coloro di cui crede valga la pena fidarsi; è anche un temerario che crede fermamente nella propria fortuna. In seguito diventa il capo delle finanze e pubbliche relazioni di Tempest.

Doppiato da: Yūichirō Umehara
Zegion è un insetto raro (con caratteristiche sia di cervo volante che di scarabeo rinoceronte) che viene salvato insieme a un'ape da Limur, il quale usa dei pezzi del proprio corpo gelatinoso per guarirli dalle ferite, dandogli anche dei nomi. Da quel momento Zegion ha iniziato ad allenarsi per diventare più forte insieme ad Apito, aiutandola, inoltre, nella sua produzione di miele. In seguito vengono trasferiti nel villaggio degli Uomini albero per proteggerlo, dove Zegion riesce a ottenere una forma umanoide. Generalmente è calmo, silenzioso e non parla molto, ma è estremamente fedele a Limur.

Doppiata da: Reina Ueda
Esattamente come Zegion, Apito è un'ape che viene salvata da Limur insieme allo scarabeo usando dei pezzi del proprio corpo gelatinoso e dandogli il nome. Più precisamente è una regina Ape armata, una delle specie di mostri di tipo insetto più pericolose in quanto volano a velocità supersoniche, possono localizzare e seguire i minimi movimenti di qualsiasi essere nelle loro vicinanze, possiedono artigli affilati e un veleno mortale; sono, però, anche note per il loro delizioso miele con proprietà curative, al punto che Limur definisce la sua produzione più importante del combattimento. In seguito vengono trasferiti nel villaggio degli Uomini albero per proteggerlo, dove Apito riesce a ottenere una forma umanoide. Dato che condividono le cellule di Limur, Apito tratta Zegion come un fratello, nonostante siano di specie diverse.

Doppiata da: Ayako Kawasumi
Per sostituire il golem di Ramiris che aveva distrutto, Limur costruisce un corpo artificiale per poi evocare un demone in modo da controllarlo e fungere da suo nuovo guardiano per cento anni, vale a dire il tempo in cui la Regina degli spiriti avrebbe riacquistato la sua forma adulta. Il demone evocato era un Diavolo superiore, il quale, dopo aver preso possesso del corpo artificiale, cambia come razza in un'Arc Doll, oltre a un cambio di genere femminile. Durante l'Harvest Festival Beretta diventa una Chaos Doll, ottenendo l'Unique Skill Invertitore, che consente di ottenere due essenze diametralmente opposte contemporaneamente - nel suo caso aspetti del potere sia demoniaco che angelico -, oltre a un nucleo del caos, con cui riesce a resistere agli effetti della magia sacra. Essendo originariamente un demone della stirpe di Diablo, Beretta condivide molti tratti del suo Progenitore: ha un alto livello di etichetta e rispetto, raramente diventa apertamente angosciata o emotiva ed è molto felice di svolgere ricerche con Ramiris; ciò, però, maschera una natura fredda e spietata che espone ai suoi nemici in battaglia. Durante il Walpurgis in cui decide di aiutare Limur contro Kleiman, Guy Crimson la convince che servire due padroni contemporaneamente è una cattiva idea e che avrebbe dovuto servire solamente Ramiris. Beretta accetta la proposta, ma alla fine convince la Regina degli spiriti a collegare il suo labirinto sotto al colosseo di Tempest, che non solo diventa la nuova attrazione della città sotto la loro gestione, ma anche un modo per rimanere vicina al suo creatore.

Doppiato da: Takahiro Sakurai
Un Arcidiavolo facente parte dei sette Progenitori con il nome di Noir o Nero, Diablo si interessa a Limur in quanto crede che, stando insieme a lui, scoprirà la verità del mondo, dato che è stato in grado di superare molti ostacoli e raggiungere un grande potere. Sfortunatamente perde l'occasione quando al suo posto viene evocato il demone che diventerà Beretta, la quale fa parte della sua stirpe. Viene infine evocato durante l'ascensione di Limur in Re demone insieme a due Diavoli superiori per catturare Razen, rimanendo completamente ammaliato dal suo vasto potere e desiderando servirlo anche dopo che l'incarico stipulato tra loro sarà completato. Come prima prova della sua lealtà, infatti, Diablo consiglia a Raphael (che sta usando il corpo di Limur) di usare i suoi due sottoposti per completare il processo di resurrezione delle vittime di Falmuth. Una volta che Limur gli dà il nome, Diablo si racchiude in un bozzolo per poi uscirne come un Demone nobile, aumentando di gran lunga la sua già enorme forza. Adora Limur come un dio e compete costantemente con Shion per essere il suo più stretto aiutante e primo subordinato. Gli viene ordinato di rovesciare l'attuale governo del Regno di Falmuth in modo da farvi insediare Youm come nuovo re. È il capo fondatore dei Black Numbers, la squadra personale di Limur, composta esclusivamente da demoni d'élite, nonché la più potente di Tempest. Dopo essere arrivato secondo nel torneo di Tempest diventa uno dei Quattro Re Celesti. Le Unique Skill di Diablo sono Tentatore, con cui è in grado di controllare i suoi bersagli limitandone completamente il libero arbitrio, e Grande uomo saggio, molto simile a Raphael. Per il suo ruolo di demone fedele con l'aspetto di un maggiordomo, Diablo ricorda molto Sebastian Michaelis di Black Butler.

Doppiata da: Sayumi Suzushiro
Uno spirito volpe a tre code di nome Nine Head costretta a servire Kleiman come pollice delle sue Cinque dita, in cui agisce come suo animale domestico e guardia del corpo. Durante il Walpurgis combatte contro Ranga e i suoi lupi insieme alle manifestazioni delle sue code, finché Limur non la libera e la mette sotto la protezione del suo subordinato. In seguito decide di portarla nel Labirinto per aiutare a gestire la foresta del novantesimo piano, dandole anche il nome che aumenta il numero delle sue code a nove. Quando chiede di farlo anche per alcuni suoi amici, Limur la accontenta. Si è scoperto che i suoi otto amici (Topo, Tigre, Coniglio, Serpente, Pecora, Scimmia, Uccello e Segugio) sono le sue nuove otto code che le danno un enorme aumento di forza ed energia magica, e unendo tutti e nove i suoi corpi svela la sua vera forza. È in grado di prendere le sembianze di una graziosa bambina o di una donna affascinante. Kumara è molto intelligente e persino subdola, poiché è stata in grado di ingannare Limur dandole il nome altre otto volte ottenendo un tremendo aumento di forza. È descritta come una tipa fredda e calcolatrice, e quindi non va d'accordo con quelli che sono ingenui e impulsivi, tuttavia ha ancora alcune tendenze infantili quando non riesce a gestire pienamente una situazione. Può essere considerata come la controparte di Ranga, in quanto è un unico essere con diversi nomi mentre Ranga condivide il nome con il suo branco.

Doppiato da: Tomokazu Sugita
Un tempo Adalman fu il principe di una piccola nazione del Sacro Impero di Ruberios, decidendo di dedicarsi al Sacro concilio dell'ovest e alla loro dea Luminous, dato che era suo fratello maggiore ad aver ereditato il trono. La sua devozione gli valse il grado di cardinale, il più alto nella chiesa, e divenne il più grande maestro di magia sacra della sua epoca. Tuttavia, la sua posizione nella gerarchia nobile di Ruberios non era molto alta, quindi raddoppiò i suoi sforzi ed estese la sua magia ad altri tipi, allenandosi insieme al suo migliore amico Gadra. Riuscì, infine, a diventare un Illuminato, ovvero un essere umano dotato di un potere abbastanza grande da rivaleggiare con coloro che possiedono un seme del Re demone. Era quasi prossimo a diventare un Santo, lo stadio finale evolutivo degli umani, ma ciò non avvenne mai a causa dei sinistri piani dei Sette Luminari: temendo la sua ascesa al potere, essi lo indussero a partire per sedare un grande esercito di non-morti che minacciavano la loro gente. Ignaro delle loro vere intenzioni, Adalman partì con il suo fidato amico Albert e insieme a un corpo di spedizione che lo ammirava. Ad attenderli, oltre alla legione di non-morti c'era un Death Dragon al confine estremo della Foresta di Jura, che divenne il loro luogo di morte. Tuttavia, Gadra lanciò su di lui l'arte segreta della Reincarnazione che aveva ideato, ma poiché il miasma ambientale aveva contaminato la sua anima rinacque, invece, come un non-morto. Il suo nuovo aspetto attirò l'attenzione dell'allora Re demone Kazaream, motivo per cui lo maledì e lo legò a quella terra facendolo diventare l'Indice delle Cinque Dita di Kleiman, responsabile della forza di difesa della nazione del suo padrone per proteggerla dagli invasori, ed evolvendosi in un Wight King aumentando la capacità magica. Durante la guerra tra Tempest e Kleiman, Adalman combatte contro Shuna, la quale, usando la magia sacra grazie al suo amore e rispetto eterno verso Limur, riesce a purificarlo dalla sua maledizione dandogli di nuovo la libertà. Ammirando la fede che Shuna ripone verso il suo padrone, Adalman decide di passare dalla loro parte, diventando estremamente fedele verso Limur, al punto che Diablo e Shion sentono un'affinità nei suoi confronti, con grande fastidio dello slime. Insieme ad Albert e al Death Dragon viene posto a guardia del sessantesimo piano del Labirinto di Ramiris. Durante il corso di addestramento dei Crociati viene rapidamente sconfitto, poiché, non essendo più legato a Kleiman, ha perso la maggior parte dei suoi poteri regredendo come Wight, non riuscendo più a usare neanche la magia sacra. Vedendo questo, Limur chiede a Shuna di essere la sua insegnante, e suggerisce ad Adalman di avere Albert come sua avanguardia. Una volta scoperta la verità sul suo passato, come ricompensa e segno di scuse Luminous gli insegna l'Inversione giorno-notte, migliorandola nell'Inversione sacro-demoniaco con l'aiuto di Beretta. Assorbendo la sostanza magica del Labirinto Adalman torna a essere un Wight King, e insieme al suo gruppo sconfigge facilmente Shinji, Mark e Zhen nonostante siano dei combattenti esperti, successo che lo promuove al settantesimo piano.

Grazie al suo talento, ad Albert fu esteso l'invito di unirsi alla Guardia imperiale dell'imperatore di clausura appena costituita, ma rifiutò poiché la sua lealtà era verso Adalman. Accompagnò il suo amico all'estremo confine della Foresta di Jura e morì durante la battaglia contro un Death Dragon e le sue forze, venendo, poi, rianimato come non-morto agli ordini di Adalman che era divenuto un servitore di Kleiman. Durante il combattimento con Hakurou, Albert dimostra un'abilità con la spada paragonabile a quella del suo avversario, se non addirittura meglio, ma dopo che Shuna sconfigge Adalman tutti loro decidono di passare dalla parte di Limur. Insieme ad Adalman, viene assegnato al sessantesimo piano del Labirinto di Ramiris, diventandone l'avanguardia. È molto fedele ad Adalman e a Limur, dimostrandosi una persona umile che non si vanta della sua forza o abilità, anche se sono tra le più riconosciute grazie ai suoi centinaia di anni di allenamento. Assorbendo la sostanza magica del Labirinto, Albert riesce a evolversi in un Paladino della Morte, con il suo corpo che viene restaurato apparendo come un giovane ragazzo, e dopo i suoi miglioramenti viene trasferito al settantesimo piano.

 e 
Esponenti delle razze dei Gozu e Mezu, rispettivamente dei bovoidi ed equinoidi, che desiderano formare un'alleanza con Limur al fine di ottenere il suo aiuto nella distruzione di una delle due parti, in quanto nemici giurati negli ultimi cento anni. Limur, infastidito dalla loro costante guerra, decide di sottometterli e posizionarli insieme nel cinquantesimo piano del Labirinto. Una volta nominati, Gozurl, Mezurl e i rispettivi popoli si evolvono in Gyuuki e Baki, ottenendo una tremenda forza fisica e l'Unique Skill Limitatore, una versione inferiore della Prigione Eterna e Dominazione spaziale di Uriel in grado di creare uno spazio che limita gli avversari.

Glenda venne evocata dalla famiglia Rosso e costretta dalla maledizione marchiatale a rimanere fedele a loro, svolgendo i lavori sporchi come comandante delle Ombre di sangue. In seguito diventa un membro dei Tre Santi combattenti nei Dieci grandi Santi, nota come Mare rabbioso. Agli occhi del pubblico viene considerata una fedele seguace del Luminismo, ma ciò si rivela falso in quanto è sempre alla ricerca di modi per guadagnare più soldi comportandosi come una mercenaria. Viene inviata nel Regno di Falmuth insieme a Saare e Grigori per aiutare il re Edward appena incoronato a sopprimere la fazione di Youm, finendo per scontrarsi con Souei, riuscendo a sconfiggere uno dei suoi cloni ma venendo facilmente sopraffatta dagli altri. Infine Limur rompe la sua maledizione, e in segno di riconoscimento Glenda si trasferisce a Tempest divenendo una subordinata di Souei. Come armi possiede una pistola Walther P99, capace di sparare sia proiettili normali sia magici, e un coltello militare, indicando come sulla Terra serviva nell'esercito. La sua Unique Skill, Cecchino, le permette di percepire le cose intorno a lei da un'ampia gamma tramite la manipolazione magica, visualizzare l'esito di un'azione specifica e di manipolare lo spazio, comunemente usato per trasportare i proiettili direttamente nel cranio di un bersaglio.

Un giorno, mentre tornava a casa da scuola con la sua moltitudine di amici, Honjou fu improvvisamente trasportato in un altro mondo dove ottenne inaspettatamente l'Unique Skill Il Prescelto, la quale influenza la fortuna, il carisma e rende gli attacchi dei colpi critici, ma non era in grado di controllarne gli effetti; l'unica sua abilità di combattimento era quel poco di kendo a livello di hobby che aveva imparato. La folla, tuttavia, lo considerò un eroe invincibile, e tra vari motivi, come il timore che tutti gli si sarebbero rivoltati contro se avessero scoperto che fosse un "falso eroe", oppure coloro che avevano perso contro di lui in due occasioni sarebbero stati disonorati a vita se avessero scoperto quanto era debole, decise che poteva solo assecondare le loro affermazioni e interpretare il ruolo di Eroe. L'unico che sembrò non essere influenzato dall'abilità fu il Gran maestro della Gilda della Libertà Yuuki Kagurazaka, con cui riuscì ad avere una normale discussione, specialmente in quanto entrambi dei Trasportati. Tuttavia, dal momento che Yuuki era sempre impegnato con il suo lavoro, le opportunità di incontrarsi erano abbastanza rare e Honjou non voleva fare troppo affidamento su di lui, per cui decise di diventare un avventuriero. Insieme a lui si unirono l'avventuriero Jinrai, una delle prime persone che incontrò e sconfisse, e Bonnie, un'altra Trasportata proveniente dagli Stati Uniti. Grazie sempre agli effetti della sua abilità, il gruppo divenne molto noto, soprattutto quando vinse i tornei dell'arena di Ingracia; inoltre, ottennero il loro quarto membro Jiu, un'utilizzatrice di spiriti. Insieme avanzarono di grado fino a diventare un gruppo di rango A. Su richiesta di Yuuki, il gruppo si reca nella piccola nazione confinante di Balakia per occuparsi di un giro di commercio di schiavi, sospettato di cooperare con la nazione stessa. Grazie all'abilità di Honjou, la cospirazione viene facilmente risolta e i mercanti di schiavi abbattuti con successo. Tuttavia, scoprono che l'organizzazione del commercio di schiavi Orthrus non solo schiavizza gli umani e le bestie feroci ma anche gli elfi, che una volta liberi chiedono di tornare nella Grande Foresta di Jura. Nonostante le preoccupazioni su come avrebbe reagito il Re demone Limur riguardo alla riduzione in schiavitù degli elfi, il gruppo decide di scortarli. Al loro arrivo a Tempest, dopo una serie di eventi finiscono per partecipare al Torneo che si sta tenendo in città, con la possibilità per il vincitore di combattere contro lo stesso Limur. Dopo aver superato facilmente i preliminari, Honjou sconfigge Jinrai, mentre nelle semifinali Gozurl, riuscendo a convincerlo a rinunciare anche grazie all'effetto della sua abilità. Nella finale si confronta con Gobta, il quale aveva appena ottenuto un'Unique Skill riuscendo, quindi, a resistere agli effetti di Il Prescelto. Tuttavia, a causa del fatto che Gobta non ha testato adeguatamente la sua nuova abilità di fusione con Ranga, finisce per schiantarsi contro un muro. Temendo che possa effettivamente arrivare a dover combattere contro Limur, Honjou sceglie di abbandonare l'incontro nonostante abbia vinto, rendendo così Gobta il vincitore del campionato. Più tardi accetta con riluttanza un invito a cena di Limur, il quale gli rivela di provenire anche lui dal Giappone. Dopo la loro discussione, Honjou decide di unirsi a lui come suo subordinato, lavorando principalmente per promuovere Tempest agli avventurieri e collaborando all'inaugurazione e alla prova pubblica del Labirinto, dove grazie ai suoi suggerimenti diventa un consigliere per le questioni relative all'attrazione. Durante l'invasione dell'Impero orientale, Limur nomina Honjou comandante del Corpo dei Volontari contro la sua volontà: dato che è composto prevalentemente da umani, mettere al comando un mostro avrebbe potuto suscitare malcontento indesiderato, e benché sia riluttante a prendere la posizione alla fine cede.

Un Arcidiavolo facente parte dei sette Progenitori con il nome di Blanc o Bianco, la quale fece un patto con i sovrani di Silberia per proteggere la loro terra finché non avrebbero dato al mondo un contenitore in grado di ospitarla: per fare questo benedisse la famiglia reale con gli Occhi cremisi, che consentivano di vedere attraverso qualsiasi cosa, in modo da accumulare la magia attraverso le generazioni. Dopo che il suo patto con la principessa "Blanche Nam Silberia" fu concluso, finse di essere sconfitta dalle guardie reali imperiali della capitale, lasciò il suo corpo ospite e tagliò i legami con il mondo fisico come regalo d'addio per Blanche; inoltre, per proteggerla e lasciarne immutata la bellezza immortale, Blanc lanciò un sigillo speciale per seppellire Blanche sotto la sua terra. Viene selezionata da Diablo come membro dei Black Numbers, venendo nominata da Limur ed evolvendosi in una Demone nobile, divenendo addetta militare di Tempest ma assumendo anche la carica di ambasciatore presso il Sacro concilio dell'ovest. Come suggerisce il suo aspetto, Testarossa ha la personalità di una nobildonna stereotipata: dei tre Progenitori reclutati da Diablo è la più "matura" ma è anche la più altezzosa, gentile ed elegante nei modi ma possiede anche la crudeltà e la fame di battaglia dei demoni. A parte questo, è brava quanto Diablo in termini di macchinazioni politiche, se non meglio.

Un Arcidiavolo facente parte dei sette Progenitori con il nome di Violet o Viola. Viene selezionata da Diablo come membro dei Black Numbers. All'inizio Limur dubita che sia forte, oltre al fatto che non le sembra un demone per quanto è carina, ma viene rapidamente corretto da Raphael: come tutti i demoni, infatti, Ultima è maniaca della battaglia, astuta, crudele, sadica, molto egocentrica e si arrabbia facilmente. Una volta che Limur le dà il nome, Ultima diventa una Demone nobile e viene assegnata come procuratore capo dell'ufficio pubblico ministero di Tempest.

Un Arcidiavolo facente parte dei sette Progenitori con il nome di Jaune o Giallo, e prima di essere reclutata da Diablo stava "sonnecchiando" sotto El Dorado, il regno di Leon Cromwell, i cui cavalieri provarono a negoziare con lei più volte ma venendo sempre ignorati; peggio ancora, stava causando loro un sacco di guai sparando magia nucleare sulla loro città quasi ogni giorno. Quando si sta per presentare, Carrera rilascia un po' della sua aura per cercare di intimidire Limur, ma quest'ultimo non se ne accorge, salvandola invece dai rimproveri di Diablo. Una volta che Limur le dà il nome, Carrera diventa una Demone nobile e viene assegnata come giudice capo della Corte suprema di Tempest, affermando che avrebbe giudicato le persone con la massima equità. Proprio come suggerisce il suo aspetto, Carrera ha una personalità simile a una delinquente del liceo: è una maniaca della battaglia spensierata ed energica che ama sparare la magia nucleare per divertimento.

Moss è un Arcidiavolo con la carica di arciduca e subordinato di Testarossa, selezionato da Diablo come membro dei Black Numbers. È noto per essere rimasto imbattuto per decine di migliaia di anni, con la sua forza seconda solo a quella dei Progenitori. Ha l'aspetto di un adorabile ragazzino che, secondo Limur, sembra uno studente di scuola elementare di quinta o sesta. Di solito ha un carattere calmo ed equilibrato che contrasta con il suo aspetto, ed è abbastanza intelligente, tanto che Diablo lo assegna nella ricognizione e raccolta di informazioni in cui affianca Souei. In presenza dei suoi superiori Moss diventa molto timido, al punto che la sua stessa presenza nella stanza si dirada. È molto leale e mostra estrema umiltà ogni volta che viene elogiato, ma è pronto a infuriarsi quando il suo padrone viene insultato in qualsiasi modo e procederà a ucciderne spietatamente l'autore, a meno che non vada contro i suoi ordini. Una volta che Limur gli dà il nome, Moss diventa un Demone nobile. La sua Unique Skill, Collettore, gli consente di creare centinaia di piccoli cloni.

Veyron è un Arcidiavolo subordinato di Ultima e il suo maggiordomo personale. È molto vicino a Zonda e parlano liberamente come se fossero amici. Viene selezionato da Diablo come membro dei Black Numbers. Una volta che Limur gli dà il nome, Veyron diventa un Demone nobile. La sua Unique Skill, Tracciante, gli permette di copiare la tecnica del suo avversario.

Venom è un Diavolo superiore e un diretto subordinato di Diablo. Nonostante sia giovane possiede un'Unique Skill che lo rende un demone unico, dato che si tratta di un reincarnato. Venom ha un centinaio di subordinati a sua disposizione, e quando incontrò Diablo all'Inferno quest'ultimo lo sconfisse insieme ai suoi sottoposti senza sforzo per diverse volte, ammirando la sua indole testarda. Proprio per queste sue caratteristiche viene selezionato da Diablo come membro dei Black Numbers. Una volta che Limur gli dà il nome, Veyron diventa un Arcidiavolo.

Esprit è un Diavolo superiore subordinata di Carrera, selezionata da Diablo come membro dei Black Numbers. Risulta essere un po' stupida oltre a essere timida per la maggior parte del tempo, rendendola, quindi, un'edonista. Tuttavia, proprio come tutti i subordinati devoti a Limur, basta un singolo insulto al suo signore per farla arrabbiare. Una volta che Limur le dà il nome, Esprit diventa un Arcidiavolo. La sua Unique Skill, Ritorsionista, le permette di riflettere il danno contro il proprio aggressore.

Cien è un Arcidiavolo con la carica di barone e subordinato di Testarossa, selezionato da Diablo come membro dei Black Numbers. Si presenta come un uomo grasso molto obbediente alla sua padrona, eseguendo gli ordini senza lamentarsi. Una volta che Limur gli dà il nome, Cien raggiunge il limite delle proprie capacità.

Zonda è un Arcidiavolo subordinato di Ultima e il suo servitore personale. Va molto d'accordo con Veyron ed è in grado di parlare liberamente con lui. Viene selezionato da Diablo come membro dei Black Numbers. Zonda ha una mente abbastanza indipendente, decidendo di fare le cose che desidera fare (come ad esempio guardare la battaglia di Limur piuttosto che aiutare Moss). Veyron lo considera un fannullone che evita di lavorare quando è possibile. Una volta che Limur gli dà il nome, Zonda raggiunge il limite delle proprie capacità. La sua Unique Skill, Cambio arma, gli permette di cambiare il suo corpo in qualsiasi arma da mischia in grado di rilasciare un'enorme ondata di distruzione.

Agera è un Diavolo superiore subordinato di Carrera, selezionato da Diablo come membro dei Black Numbers. Ha l'aspetto di un uomo di mezza età con la barba che ricorda un samurai. Nacque come demone circa trecento anni fa, e dopo aver perso contro Carrera non ha più subito una sola sconfitta. Agera agisce come la voce della ragione per Carrera, così come per la sua collega Esprit, pertanto è calmo nella maggior parte del tempo, ma un singolo insulto verso Limur è sufficiente a farlo arrabbiare per un breve periodo; lo stesso verso Carrera a causa della sua natura orgogliosa di demone, anche se in misura minore. Una volta che Limur gli dà il nome, Agera diventa un Arcidiavolo.

Doppiato da: Taku Yashiro
Inizialmente conosciuto come , uno spirito superiore che governa le fiamme con uno scarso senso di sé, al pari di un animale selvatico. Un tempo viveva nella Tana degli spiriti, finché non venne preso da Leon Cromwell quando venne per chiedere a Ramiris di cercare di evocare Chloe. In seguito Leon lo trasferì all'interno di Shizue Izawa, salvandole la vita ma legandola a lui, in quanto Ifrit rispondeva solo ai comandi del Re demone. Successivamente, grazie all'Eroina Chronoa, Shizu riuscì a contenere Ifrit e a usarne parzialmente il potere, anche se negli anni capì di non essere più in grado di tenerlo a bada. Ifrit si libera dalla sua condizione nel villaggio dei goblin, ma viene fermato da Limur e da questi divorato, finendo nel suo stomaco dove incontra Veldra. Questi, a sorpresa, lo sfida a una partita di shōgi, imparato dai ricordi di Limur, e diventando il suo compagno di conversazione. Osservando le interazioni di Limur con gli altri, inizia a capire i sentimenti delle persone e il valore della vita, scoprendo, quindi, perché Shizu era sempre in contrasto con lui. Su richiesta di Veldra, Limur gli dona un corpo fisico usando il nucleo di Charybdis, venendo poi nominato dal drago con il diminutivo Charys: grazie alla combinazione del suo potente corpo fisico e il nome che gli è stato concesso, si evolve in un Flare Lord, con la sua forza che supera quella di un Re demone non risvegliato. Diventa l'assistente di Veldra all'interno del Labirinto.

I Draghi guardiani
Quattro draghi, appartenenti alle quattro specie esistenti, portati da Milim nel Labirinto dopo averli domati, i quali fanno il nido e diventano i custodi dal novantanovesimo al novantaseiesimo piano, nutrendosi dell'aura di Veldra come fonte di cibo. Dal combattimento nel Labirinto e all'assorbimento dell'aura di Veldra, i draghi si sono evoluti in Re drago, a cui Ramiris dà i nomi rispettivamente di , ,  ed , mentre Limur dona a ognuno cinquemila anime, che gli permettono di evolversi in Veri Re drago. Dopo la loro evoluzione, hanno ottenuto una forma umanoide. Anche se hanno un'enorme riserva magica, le loro abilità nel combattimento sono inferiori e quindi decidono di allenarsi nel loro nuovo corpo.

Il maestro di Razen che è riuscito ad apprendere la magia Reincarnation, in modo da poter padroneggiare la magia leggendo preziosi libri di ogni biblioteca e sviluppando la sua conoscenza. Benché si possa descrivere come un egoista nato che non ha alcuna relazione con cose come la lealtà, Gadra sembra apprezzare molto le persone a lui vicine, è di mentalità molto aperta ed è sempre desideroso di ascoltare le idee dei Trasportati. Era un caro amico di Adalman, e quando questi fu ucciso a causa dei piani nefasti escogitati dai Sette Luminari usò la sua magia Reincarnation nel tentativo di rianimarlo. Tuttavia, poiché il miasma ambientale aveva contaminato la sua anima, Adalman risorse come un Wight. Di conseguenza Gadra giurò vendetta contro il Luminismo e i Sette Luminari e si alleò con l'Impero orientale, proponendo all'imperatore Rudra l'invasione dell'occidente e l'uso pratico dei Trasportati che ricevettero un trattamento speciale, portando la tecnologia militare dell'Impero, tramite la ricerca sulle loro abilità e conoscenze, a un livello tale da superare tutte le altre nazioni del mondo. Ciò nonostante iniziò a provare rancore anche nei riguardi dell'Impero stesso, dato che il suo Corpo magico venne gradualmente eliminato a favore del Corpo corazzato. Poco prima dell'invasione, Gadra invia Shinji Tanimura, Mark Lauren e Zhen Liu Xing a Tempest come spie, per poi recarsi personalmente nel Regno di Farmenas con l'intenzione di convincere Razen a sottomettersi all'Impero. Con sua grande sorpresa, apprende che i Sette Luminari sono stati eliminati e che Tempest si è rivelata molto più potente di quanto si aspettasse. Giudicando l'invasione dell'Impero una causa persa, diserta a favore di Tempest insieme a Shinji e alla sua squadra, finendo per diventare il nuovo guardiano del sessantesimo piano nel Labirinto di Ramiris dove diventa un "boss nascosto" oltre al Demone Colosso.

Shinji era uno studente universitario di ventitre anni che trascorreva la maggior parte delle sue giornate in laboratorio. Un giorno cadde vittima del rituale di evocazione di una nazione non specificata e fu trasportato nell'altro mondo, ricevendo l'Unique Skill Guaritore, che gli permette di manipolare i virus e la composizione dell'aria per diffonderli; come dice anche il nome, però, può anche essere usata per scopi curativi, rendendolo quasi invincibile. Venne accolto da Yuuki Kagurazaka che lo inviò nell'Impero orientale, dove finì sotto la tutela di Gadra come ufficiale militare. Si dimostra, comunque, disinteressato nelle battaglie di rango all'interno dell'Impero, preferendo di gran lunga passare il suo tempo in laboratorio. A un certo punto venne inviato come parte della forza di sottomissione incaricata di abbattere il demone dietro l'incidente del Lago tinto di rosso. L'unità subì perdite significative, lasciando meno del 30% dei sopravvissuti incluso Shinji. Dopo che Yuuki si unisce all'Impero e diventa un comandante, Shinji, volendo ripagare il suo debito con lui, lascia il Corpo corazzato e si trasferisce nel suo Corpo misto. Prima della dichiarazione di guerra dell'Impero orientale, Gadra e Yuuki ordinano a Shinji, Mark e Zhen di indagare sul Labirinto di Tempest per confermare l'esistenza di una struttura di ricerca sotterranea. Grazie alle proprie abilità riescono a scendere ben più in profondità di chiunque altro, attirando l'attenzione di Limur e facendogli capire che sono delle spie, lasciandoli, però, continuare. Raggiunto il sessantesimo piano, i tre vengono rapidamente sconfitti da Albert ed escono dal Labirinto, dove riflettono sul loro soggiorno nel paese e concordano collettivamente che è un bel posto in cui vivere, dato che possiede molti dei lussi del loro mondo natale. Poco dopo Gadra li contatta e ottengono un'udienza con Limur, il quale li rende dei ricercatori al servizio di Ramiris, cosa che per Shinji è un piacere in quanto è un esperto delle meccaniche da giochi di ruolo simili a quelle dei videogiochi.

Mark è un Trasportato di nazionalità americana, evocato nell'Impero orientale in cui riveste il ruolo di primo luogotenente e discepolo di Gadra. La sua Unique Skill, Lanciatore, gli permette di lanciare qualsiasi cosa di afferrabile, provocando un forte impatto. Ha un carattere irascibile e non ama lo stile di vita sontuoso dei suoi superiori mentre lui è stato costretto a essere un cane dell'esercito, non potendo permettersi nessuno dei lussi di un ufficiale di grado superiore. Sembra non tenersi aggiornato sulle informazioni, in quanto non era a conoscenza che i Dieci grandi Re demoni si siano rinominati Octagram e scoprendolo solo un anno dopo, venendo severamente rimproverato da Gadra che critica la sua mancanza di diligenza. Insieme a Shinjy e Zhen, viene inviato da Gadra e Yuuki a Tempest per capire se nelle profondità del Labirinto si trova un laboratorio di ricerca. Durante il percorso Mark dà prova della sua forza sbaragliando interi gruppi di nemici, ma una volta arrivati al sessantesimo piano vengono rapidamente sconfitti da Albert. In seguito, Limur li rende dei ricercatori al servizio di Ramiris.

Zhen è un Trasportato di nazionalità cinese, evocato nell'Impero orientale in cui riveste il ruolo di primo luogotenente e discepolo di Gadra. La sua Unique Skill, Osservatore, aumenta i suoi sensi. Ha una personalità da taciturno, rendendo quasi impossibile capire cosa stia pensando. Insieme a Shinjy e Mark, viene inviato da Gadra e Yuuki a Tempest per capire se nelle profondità del Labirinto si trova un laboratorio di ricerca, in cui, grazie alla sua abilità, riesce a trovare e disattivare tutte le trappole. A seguito della loro sconfitta, però, decide di disertare per Tempest diventando un ricercatore al servizio di Ramiris.

Dwargon 
Ufficialmente noto come , si tratta della città dei Nani, fondata mille anni fa dall'eroe nano Guran Dwargo all'interno di una caverna. Essendo una città di libero commercio, è il punto di incontro tra tutti i tipi di razze. Pertanto, la città mantiene una politica di assoluta neutralità, e al suo interno la violenza non è tollerabile.

Doppiato da: Takaya Hashi (ed. giapponese), Andrea Moretti (ed. italiana)
Gazehr Dwargo è il re della città dei nani Dwargon, famoso come il "Re eroico" e celebrato come un re saggio per il suo dominio imparziale. Quando era giovane si smarrì nella foresta dove incontrò Hakurou, il quale divenne il suo maestro e soprannominandolo lo "Spadaccino diabolico". Incontra per la prima volta Limur durante il processo che lo vede coinvolto con il suo vecchio amico Kaijin a causa di Vester. Anche se alla fine li esilia, Gazher sapeva già la verità, così come dell'incidente nella creazione dei Cavalieri magici di Vester, e per questo gli toglie il titolo di ministro. In seguito tiene d'occhio le azioni di Limur, e quando scopre della sua vittoria sul Lord degli Orchi e che sta fondando una nazione, si dirige da lui per certificarsi della sua natura in un duello. Una volta compreso che Limur non è malvagio, Gazehr instaura un'alleanza tra il suo regno e Tempest; inoltre si considera il mentore di Limur. Anche quando questi diventa un Re demone, Gazehr continua a fidarsi di lui.

Doppiato da: Shouto Kashii (ed. giapponese), Luca Semeraro (ed. italiana)
Il capitano delle guardie di Dwargon e fratello minore di Kaijin. Kaido incontra per la prima volta Limur quando, insieme a Gobta, a causa di un malinteso viene temporaneamente tenuto prigioniero, il quale lo aiuta a salvare Garm, Dord e Myrd grazie al liquido ricavato dall'erba Hypokte. In seguito, tuttavia, è costretto ad arrestarlo di nuovo insieme a Kaijin e i tre fratelli a causa di Vester, salutandoli quando lasciano Dwargon in esilio. Quando la pena di Kaijin viene revocata, è felice di rivederlo durante l'incontro con la delegazione di Tempest.

Regno di Bulmund 
 è una nazione umana che confina con il regno di Farmenas, Tempest e la Dinastia degli Stregoni Sarion. È un paese così piccolo che i nobili sono dei signori feudali, mentre l'unica città è la capitale. Al suo interno è presente una divisione della Gilda della Libertà, che agisce nella raccolta di informazioni.

Doppiato da: Itaru Yamamoto (ed. giapponese), Marco Balzarotti (ed. italiana)
Il barone Beryard è uno dei ministri del regno di Bulmund e un amico d'infanzia di Fuse. Sebbene appaia come malizioso ha un forte senso dell'obbligo; è un uomo che gestisce il lavoro molto bene.

Doppiato da: Ken Narita (ed. giapponese), Lorenzo Scattorin (ep. 2), Valerio Amoruso (ep. 6) (ed. italiana)
Fuse è il capo gilda della Gilda della libertà nel regno di Bulmund. È un individuo piuttosto coraggioso; può apparire molto duro con i suoi sottoposti, ma anche così si prende cura della loro sicurezza. Un tempo suo padre aveva collaborato con Shizu.

Alleanza moderata dei clown 
L'Alleanza moderata dei clown è un gruppo creato dal Re demone Kazaream prima della sua ascesa come Re demone, composto da Deathman, individui che una volta morti possono rinascere grazie alla loro anima, ammesso che anche questa non venga danneggiata. Il loro compito è quello di tuttofare, venendo assunti per svolgere vari tipi di lavori. Dopo la presunta morte di Kazaream per mano di Leon Cromwell, il comando è stato preso dal suo sottoposto Kleiman. A seguito, però, della morte di quest'ultimo per mano di Limur, il gruppo è alle dipendenze di Yuuki Kagurazaka, alleato di Kazaream che a contribuito a far riportare in vita.

Doppiato da: Takehito Koyasu (ed. giapponese), Ruggero Andreozzi (ed. italiana)
Kleiman è un membro dell'Alleanza moderata dei clown, conosciuto come il "Pierrot pazzo"; la sua maschera, a differenza di quelle dei suoi compagni, ritrae un volto stilizzato sorridente. È noto per manipolare sia le persone che i suoi subordinati come fossero delle marionette, motivo per cui preferisce agire da dietro le quinte piuttosto che sporcarsi le mani lui stesso. Venne reso un Deathman dal Re demone Kazaream per far parte dell'Alleanza moderata dei clown; lo stesso Kazaream lo progettò personalmente per essere un comandante tattico e intrigante come lui, nonostante a conti fatti fosse il più debole del gruppo, per poi farlo divenire un Re demone. Entrato a far parte dei Dieci grandi Re demoni con il titolo di "Marionette Master", Kleiman iniziò a dare la caccia a creature magiche e mostri per rubare (letteralmente) i loro cuori tramite la sua Unique Skill Burattinaio, che gli permette di incidervi una maledizione rendendoli suoi eterni servitori, potendo anche convertire le informazioni circostanti in comunicazioni crittografate come delle cimici; tramite l'abilità Marionette Dance, inoltre, è in grado di creare delle marionette di coloro a cui ha rubato l'anima, le quali sono in grado di rigenerarsi completamente tranne dagli attacchi che ne danneggiano l'anima. Dopo che Kazaream fu sconfitto da Leon Cromwell, Kleiman non ricevette alcuna parola da lui per molto tempo finché non incontrò Yuuki Kagurazaka, che gli offrì la resurrezione del suo signore in cambio dell'aiuto dell'Alleanza moderata dei clown per conquistare il mondo. Kleiman è la vera mente dietro l'incidente dell'Orc Disaster, nella speranza di ottenere un Re demone fantoccio per contribuire a dargli un vantaggio contro gli altri Re demoni. Dopo che il suo piano fallisce, i Re demoni accettano di abolire il patto di non aggressione sulla Grande Foresta di Jura a causa dell'assenza di Veldra, e ciascuno invia le proprie forze per raccogliere informazioni sui nuovi poteri che vi stanno nascendo. Kleiman sceglie di inviare Myuran a spiare la Federazione Jura Tempest, per poi ricevere notizie da Tear che Frey è preoccupata per il ritorno di Charybdis, per cui decide di manipolare il licantropo Phobio in modo da renderlo il nuovo ospite della creatura affinché attacchi Milim, la quale si trova a Tempest. Anche se Charybdis viene sconfitto, ciò gli guadagna un favore da parte di Frey. In quanto parte del piano di Yuuki per renderlo un Vero Re demone, Kleiman decide di distruggere Eurazania e usare le anime degli abitanti per attuare il suo risveglio. A tal proposito usa la Sfera del dominio donatagli per controllare Milim con la collaborazione di Frey, minacciando quest'ultima di continuare a seguire i suoi ordini per paura di diventare il prossimo obiettivo di Milim. Laplace cerca di avvertirlo dell'avventatezza delle sue azioni, ma Kleiman sceglie di ignorare l'avvertimento del suo amico e ordina a Milim di attaccare Eurazania, dove riesce a sconfiggere Callion; inoltre, intensifica l'imminente guerra tra la Federazione Jura Tempest e il Regno di Falmuth, ordinando a Myuran di creare una barriera antimagia. Per coprire il suo coinvolgimento, elabora la versione secondo cui Callion avrebbe rotto il patto di non belligeranza tra i Re demoni informando Limur della presenza di Myuran a Tempest e facendogliela uccidere, per poi distruggere assieme Falmuth. Tuttavia, il suo piano fallisce su entrambi i fronti, in quanto la stessa Milim aveva dato un preavviso del suo attacco, impedendogli così di uccidere anche un singolo cittadino, mentre Limur riesce a distruggere l'esercito di Falmuth e diventa un Vero Re demone, oltre a liberare Myuran dal suo controllo facendogli credere della riuscita del suo piano. Cadendo nello schema che i partecipanti della riunione a Tempest hanno escogitato, Kleiman crede che Limur sia in realtà un debole slime il quale ha approfittato del risveglio di Veldra per autoproclamarsi Re demone, e sempre su richiesta di Yuuki convoca un Walpurgis per sbarazzarsene, mentre nel frattempo invia il suo esercito insieme ai seguaci di Milim, i veneratori del drago, per uccidere i rifugiati di Eurazania. Al Walpurgis, tuttavia, viene messo alle strette da Limur e costretto da Guy Crimson a provare di essergli superiore personalmente. Kleiman affronta così Limur insieme al pollice delle sue Cinque dita Nine Head e le sue marionette, oltre che a un'ancora controllata Milim. Finisce, però, per essere messo alle strette da Shion e costretto a passare alla sua forma di Pierrot pazzo, ma neanche questo ha la meglio sulla sua avversaria; senza contare che alla fine Milim si rivela essere immune al suo incantesimo, mentre Frey ne era al corrente fin dall'inizio e Callion si rivela essere vivo. Alla fine Kleiman viene sconfitto, ma, volendo donare la pace alle anime rancorose che albergano in lui, Limur gli applica tramite Raphael uno pseudo-risveglio, rendendolo più forte per poi finirlo, impedendogli anche di sopravvivere divorandone l'anima; nei suoi ultimi istanti, inoltre, Kleiman si lascia sfuggire il nome di Kazaream.

Doppiato da: Kazuya Nakai (ed. giapponese), Luca Sandri (ed. italiana) 
Laplace è il vice-presidente dell'Alleanza moderata dei clown, conosciuto come il "Pierrot meraviglia"; indossa una maschera da clown asimmetrica dall'espressione buffa, ma nonostante il suo atteggiamento apparentemente rilassato è in realtà un individuo forte e astuto che tiene molto ai suoi amici, rivelandosi il combattente più formidabile del gruppo. La sua Unique Skill è Ingannatore, che combina magie illusorie come Inganno, Infiltrazione e Occultamento in modo da ingannare i sensi dei suoi avversari, oltre a possedere un "meccanismo di difesa" che consente a Laplace di rilevare la magia vicino a lui. Aiuta Germyud e Kleiman nella creazione del Lord degli Orchi, nella speranza che diventi un Re demone da poter controllare. A un certo punto, Laplace e Germyud vengono scoperti da Treyni, ma fuggono prima che lei sia in grado di catturarli. Su ordine di Yuuki Kagurazaka si infiltra nel Sacro concilio dell'ovest per cercare di scoprirne i segreti, ma alla fine fallisce dopo aver incontrato Roy Valentine e costretto alla fuga, per poi fare rapporto a Yuuki e a Kagali, che scopre essere il suo capo Kazaream. Più tardi, Laplace viene di nuovo invitato a infiltrarsi nel Sacro Impero di Ruberios, ma fallisce come l'ultima volta venendo scoperto da Hinata Sakaguchi, e mentre scappa viene fermato da Roy che lo informa della morte di Kleiman durante il Walpurgis e lo sminuisce, ma come risposta Laplace si arrabbia e uccide lui e tutte le guardie che incontra sulla via del ritorno. Dopo essere fuggito da Ruberios, racconta a Yuuki, Kagali, Tear e Footman che Kleiman è morto, venendo accusato di star mentendo, ma è lo stesso Yuuki a incolparsi per l'accaduto, con Laplace che lo conforta affermando che Kleiman era troppo avventato. Dopo che tutti si sono ricomposti, iniziano a discutere su cosa fare dopo, con Kagali che rivela ai presenti come anche la base di Kleiman è caduta in una sola notte per mano di una piccola forza inviata da Limur. Questa è stata l'ultima goccia che ha fatto loro capire di non poter fare altro per ora.

Doppiata da: Kaede Hondo (ed. giapponese), Jenny De Cesarei (ed. italiana)
Tear è un membro dell'Alleanza moderata dei clown conosciuta come la "Lacrima"; è piccola di statura e indossa una maschera da clown che piange con due lunghe corna, e i suoi capelli sono legati in treccine color magenta. Nonostante la maschera la sua personalità rispecchia il suo aspetto infantile in quanto è la più giocherellona dei membri, mantenendo il suo umorismo anche nei momenti seri. Le viene ordinato da Kleiman, insieme a Footman, di risvegliare Charybdis, e ci riescono ingannando Phobio. Sempre insieme a Footman, partecipa nella guerra tra le forze di Kleiman e Tempest, scontrandosi con Phobio e Gerd che li tengono impegnati fino alla loro vittoria e costringendoli a ritirarsi. Quando Laplace racconta a tutti della morte di Kleiman inizialmente non vuole crederci e lo accusa di star mentendo, ma alla fine si rassegna.

Doppiato da: Shinji Kawada (ed. giapponese), Simone Marzola (ed. italiana)
Footman è un membro dell'Alleanza moderata dei clown conosciuto come il "Pierrot infuriato"; è un individuo dal corpo in carne e indossa una maschera da clown dall'espressione arrabbiata. Ciò nonostante dimostra di avere una personalità rilassata e divertita. Degno della sua stazza, Footman possiede un alto livello di forza fisica, ma è comunque in grado di muoversi ad alta velocità rotolando come una palla per schiantarsi contro i bersagli. Lo stesso Kazaream afferma di averlo creato appositamente per il combattimento dotandolo di potenti abilità. Footman è colui che aveva aiutato l'armata degli Orchi a distruggere il villaggio degli Ogre. Agisce insieme a Tear nel risvegliare Charybdis convincendo Phobio a diventarne il contenitore, e in seguito i due partecipano nella guerra tra le forze di Kleiman e Tempest, scontrandosi con Phobio e Gerd che li tengono impegnati fino alla loro vittoria e costringendoli a ritirarsi. Quando Laplace racconta a tutti della morte di Kleiman, prendendolo in giro a causa del suo atteggiamento, Footman si arrabbia e si prepara a combattere con lui ma viene fermato da Kagali.

Eurazania 
Noto anche come , è un paese di Licantropi, ovvero umanoidi in grado di trasformarsi in bestie, situato a sud della Grande Foresta di Jura e governato dal Re demone Callion. Il paese è specializzato nella produzione agricola, dato che presenta vaste aree di piantagioni dedicate alla coltivazione dei frutti, e i cui prodotti superano quelli di Tempest sia in quantità che in qualità. Sebbene l'esercito non sia particolarmente numeroso, metà della sua popolazione appartiene a una razza guerriera, per nulla inferiore a quella di nessun altro. C'era una montagna sacra situata dietro il castello di Morotomo, ma entrambi vengono distrutti da Milim quando si pensa che sia sotto il controllo di Kleiman. Dopo il Banchetto di Walpurgis, Callion rinuncia a essere un Re demone e diventa un subordinato di Milim, facendo diventare Eurazania parte del suo dominio. In seguito Gerd e gli operai di Tempest iniziano la ricostruzione del paese.

Doppiato da: Yasuaki Takumi (ed. giapponese), Diego Baldoin (ed. italiana)
Callion è il Re demone conosciuto come “Beast Master” e re del Regno delle bestie Eurazania. Possedeva un già grande potere quando era bambino, tanto che in seguito venne raccomandato come Re demone da Kazaream e Milim. La sua Unique Skill è Bestia suprema, la quale gli consente di trasformarsi in una forma animale chimerica che comprende tutte le principali caratteristiche dei licantropi, essendo una versione evoluta dell'abilità Trasformazione animale comune della propria razza. Nonostante si possa considerare un amante dei combattimenti, risulta essere un re benevolo che dà la priorità al suo paese prima di sé stesso. Dopo l'incidente con Charybdis, avvenuto a causa del suo sottoposto Phobio, Callion instaura un'alleanza tra Eurazania e Tempest. In seguito viene affrontato da Milim che si pensa sia sotto il controllo di Kleiman, e benché inizialmente riesca a resisterle scopre di non potere nulla contro il suo potere, per poi essere attaccato alle spalle da Frey. Durante il Walpurgis si scopre, invece, che era tutto un piano di Milim per incastrare Kleiman, con Callion che si rivela essere uno degli accompagnatori di Frey. Più avanti rinuncia a essere un Re demone e diventa un sottoposto di Milim.

Doppiata da: Ai Kakuma
Albis è un membro e leader dei Cavalieri bestiali, i più forti sottoposti di Callion, conosciuta come il "Serpente Cornuto Dorato". Nella sua forma intermedia possiede una coda al posto delle gambe e delle corna sulla testa, mentre in quella completa è quasi ricoperta di scaglie e i suoi occhi assumono un aspetto estremamente serpentino. Ha un immenso rispetto per Callion, mentre sul campo di battaglia Albis si dimostra ancora più feroce di Suphia e Phobio; è anche una forte bevitrice. Grazie all'Extra Skill Occhio del serpente celestiale è in grado di applicare diversi disturbi di status a chiunque guardi, mentre la sua Unique Skill Soppressore può prevenire il teletrasporto oltre a potersi teletrasportare liberamente con i suoi alleati. Viene inviata come emissaria con Suphia e Grucius a Tempest per avviare delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni. Dopo aver superato il loro test di valutazione, lei e Suphia suggeriscono a Limur di fornire Tempest con della frutta in cambio di alcol. Qualche tempo dopo tenta di inviare un messaggio a Tempest chiedendo rifugio per i profughi di Eurazania a causa della dichiarazione di guerra di Milim Nava, ma non riesce a consegnarlo correttamente perché il Regno di Falmuth inizia ad attaccare Tempest. Più avanti partecipa alla battaglia contro le forze di Kleiman, scontrandosi con Yamza e costringendolo ad arrendersi, per poi assistere alla sua trasformazione in Charybdis e alla sua distruzione per mano di Benimaru.

Doppiata da: Yō Taichi
Suphia è uno dei Cavalieri bestiali conosciuta come le "Zanne della Tigre Bianca". Si presenta con occhi e orecchie felini, mentre nella sua forma animale appare come una tigre normale. È estremamente schietta, molto diretta e le piace combattere. Mostra un discreto rispetto verso Albis, e come lei adora bere alcolici. Viene inviata come emissaria con Albis e Grucius a Tempest, scontrandosi con Shion dopo aver trovato umiliante che uno slime come Limur possa comandare una nazione, anche se alla fine si rivela un test. Più in là trova rifugio a Tempest insieme alla sua gente dopo la dichiarazione di guerra di Milim Nava, per poi partecipare nella battaglia contro le forze di Kleiman scontrandosi con il capo sacerdote dei veneratori del drago Middray, arrivando a provare rispetto per la forza del suo avversario.

Doppiato da: Seiichirō Yamashita (ed. giapponese), Jacopo Calatroni (ed. italiana)
Phobio è uno dei Cavalieri bestiali conosciuto come l'"Artiglio della Pantera". Dal carattere orgoglioso e arrogante, si attira subito le ire di Milim, che lo stende dopo aver ferito Rigurd, e l'ostilità di Limur, il quale, a causa del suo comportamento, preclude ogni richiesta riguardo ad Eurazania. Non accettando di essere stato umiliato da Milim, viene convinto da Tear e Footman a diventare il recipiente di Charybdis in modo da vendicarsi, finendo però sconfitto dalla stessa Milim e salvato da Limur, il quale assorbe il nucleo della bestia magica. Phobio si scusa per tutti i problemi che ha causato, venendo poi severamente punito da Callion che, inoltre, stabilisce un patto di non aggressione con Tempest. A seguito della dichiarazione di guerra di Milim Nava a Eurazania, trova rifugio a Tempest insieme alla sua gente, per poi partecipare alla battaglia contro le forze di Kleiman, scontrandosi insieme a Gerd con Tear e Footman, trattenendoli abbastanza da garantire la vittoria delle loro forze e costringendoli alla fuga. Essendo stato l'ospite di Charybdis, Phobio è riuscito ad assimilarne l'Extra Skill Rigenerazione superveloce, permettendogli di guarire rapidamente da qualsiasi ferita grazie all'energia magica.

Regno delle arpie Fulbrosia 
Il  è un paese situato in cima al confine montuoso della Grande Foresta di Jura governato dall'ex Re demone Frey, la quale, diventando una subordinata di Milim, l'ha reso parte dei suoi domini. Le arpie sono una razza che apprezza molto il volo e l'altezza, quindi hanno costruito la loro capitale sulla montagna più alta disponibile. I loro prodotti principali sono le risorse minerarie, inclusi metalli preziosi e gioielli.

Doppiata da: Sayaka Ohara
Frey è un Re demone conosciuta come “Sky Queen” e regina del Regno delle arpie Fulbrosia. È nota per essere molto agile e veloce, per questo predilige il combattimento aereo, ed è in grado sia di percepire la magia che di interferirvici. Prende parte al piano di Milim per ingannare Kleiman, fingendo di uccidere Callion. In seguito rinuncia a essere un Re demone e diventa una sottoposta di Milim, prendendo il ruolo di sua segretaria con il compito di istruirla.

Regno di Ingracia 
Il  è la nazione umana più avanzata a ovest della Foresta di Jura, prima dell'emergere di Tempest. Grazie alla sua comoda posizione e sicurezza, divenne il fulcro dei trasporti, economico e politico delle nazioni occidentali. Qui sono dislocate molte strutture importanti, tra cui il Concilio dell'ovest, il quartier generale della Gilda della Libertà e il centro operativo del Sacro concilio dell'ovest.

Doppiato da: Ayaka Asai
Kenya è uno dei bambini evocati nel nuovo mondo, e per via del loro corpo non ancora sviluppato rischiano di morire a causa dell'energia magica incontrollabile dentro di loro, motivo per cui Shizu li ha presi a cuore nel tentativo di salvarli. Si dimostra il più turbolento del gruppo ed è specializzato nelle magie di fuoco. Quando Limur li porta nella Tana degli spiriti di Ramiris, prima ancora che Kenya possa pregare viene subito scelto dallo spirito della luce, il quale afferma che ha le potenzialità per diventare un Eroe e subito dopo si lega a esso, stabilizzandone l'energia magica.

Doppiato da: Shizuka Ishigami
Ryouta è uno dei bambini evocati nel nuovo mondo. È molto timido, ma quando entra in modalità berserker diventa spaventoso. Quando Limur li porta nella Tana degli spiriti di Ramiris, Ryouta riesce ad avere l'attenzione di ben due spiriti, uno dell'acqua e l'altro del vento, da cui Limur, dopo averne mangiato i rimasugli magici con Gluttony, crea un ibrido con Alteratore, infondendovi una pseudo-personalità basata su Ifrit e legandolo a Ryouta, stabilizzandone l'energia magica, il quale acquisisce l'abilità di manipolare la temperatura.

Doppiato da: Gen Sato
Gale è uno dei bambini evocati nel nuovo mondo. È il più diligente del gruppo. Quando Limur li porta nella Tana degli spiriti di Ramiris, Gale riesce ad avere l'attenzione di uno spirito della terra, da cui Limur, dopo averne mangiato i rimasugli magici con Gluttony, crea un nuovo spirito con Alteratore, infondendovi una pseudo-personalità basata su Ifrit e legandolo a Ryota, stabilizzandone l'energia magica.

Doppiata da: Haruka Shiraishi
Alice è una delle bambine evocate nel nuovo mondo. È la più spocchiosa e arrogante del gruppo, specializzata nell'arte del marionettismo, con cui è in grado di controllare gli oggetti. Quando Limur li porta nella Tana degli spiriti di Ramiris, Alice riesce ad avere l'attenzione di uno spirito del vuoto, da cui Limur, dopo averne mangiato i rimasugli magici con Gluttony, crea un nuovo spirito con Alteratore, infondendovi una pseudo-personalità basata su Ifrit e legandolo ad Alice, stabilizzandone l'energia magica.

Doppiata da: Azusa Tadokoro
Chloe è l'amica d'infanzia di Leon Cromwell, ed entrambi furono coinvolti nel caso accidentale di una distorsione dimensionale, finendo separati quando Chloe fu evocata nel futuro. Leon l'avrebbe cercata disperatamente evocando diverse ragazze che le assomigliavano, tra cui Shizue. Quando Limur arriva nel Regno di Ingracia, Chloe si dimostra la più silenziosa e riservata degli altri bambini, appassionata di libri illustrativi e un genio nel campo della magia. Si affeziona molto a Limur, arrivando addirittura a innamorarsi di lui. Una volta nella Tana degli spiriti di Ramiris, a differenza dei suoi compagni Chloe evoca uno spirito proveniente dal futuro, il quale ne stabilizza l'energia magica e assume un ruolo simile a Raphael. Quando Hinata Sakaguchi blocca un attacco destinato a Chloe con il suo corpo, innesca l'attivazione della sua abilità Viaggio nel tempo che attira la sua anima nel corpo della bambina, la quale compie un viaggio di 2000 anni nel passato. Si scopre che Chloe è l'Eroina Chronoa, colei che sigillò Veldra durante il suo scontro con il Vero Re demone Luminous e salvò Shizue quando era ancora al servizio di Leon. Questi avvenimenti avrebbero portato Limur a stringere amicizia con Veldra dopo averlo trovato imprigionato, e, dopo aver salvato Luminous, alla formazione del Sacro Impero di Ruberios. Il suo spirito, inoltre, si rivela essere un Manas di nome Chronoa, un'incarnazione di tutte le sue emozioni negative accumulatesi nei suoi numerosi viaggi temporali e che aveva sigillato nel suo cuore con Prigione Eterna. Nel presente Chloe, il cui corpo congelato era stato quasi preso da Yuuki per i propri scopi, si risveglia, ma Chronoa prende possesso del suo corpo spinta da una furia irrefrenabile. Tuttavia Limur, grazie all'aiuto di Veldra e Leon, riesce a calmarla, creando dall'unione delle sue abilità l'Ultimate Skill Yog-Sothoth, e riporta cosciente Chloe, la quale è felice di riunirsi con Leon. Le Unique Skill di Chloe sono Separazione assoluta, in grado di danneggiare il bersaglio attraverso il taglio dello spazio, Prigione Eterna, in grado di sigillare un obiettivo per un tempo indefinito, e Viaggio nel tempo, con la quale si può effettuare un salto temporale nel passato, ma in modo limitato e mantenendo i ricordi del salto precedente; quando Chloe viaggia nel passato insieme a Hinata, apprende da lei le Unique Skill Usurpatore e Matematico. A seguito della battaglia con Granbell Rosso e una furiosa Chronoa rianimata, Luminous trasferisce, come richiesta finale del primo, l'appena evoluta Ultimate Skill Sariel, mentre Raphael combina le rimanenti abilità (tranne Viaggio nel tempo e Matematico, che restituisce a Hinata) formando l'Ultimate Skill Yog-Sothoth, in grado di manipolare lo spazio e il tempo, riuscendo anche a muoversi nel tempo fermo.

Doppiata da: Mikako Komatsu
Tiss è un'insegnante dell'Accademia della Libertà. Durante l'evento di addestramento verso la città di Gratol, si avvicina molto agli studenti della classe S.

Doppiato da: Hiroyuki Kinoshita
Jeff è un nobile che svolge il ruolo di insegnante della classe A all'Accademia della Libertà. Stuzzica non poco Limur durante il suo periodo come insegnante, affermando che la sua classe A è la migliore, oltre al fatto che Limur sembri sempre rilassato. Durante l'evento di addestramento verso la città di Gratol, tuttavia, gli si dimostra grato per aver salvato la sorella Ulamuth da una grave malattia.

Regno di Farmenas 
Inizialmente il  era un paese a ovest di Dwargon, conosciuto come il cancello per le nazioni occidentali. Si dice che un tempo venne distrutto dall'ira di un Re demone. Per via della sua posizione, il Regno di Falmuth viene considerato il principale partner commerciale di Dwargon grazie alle sue vantaggiose transazioni dirette, guadagnandosi una grande quantità di profitto vendendo beni importati dopo aver applicato tasse elevate; ma la semplice vendita di beni a regni stranieri era appena sufficiente. Quando Tempest inizia ad attirare diversi mercanti e avventurieri, il re Edmaris, per risolvere la questione, decide di ordinarne la distruzione, ottenendo anche l'appoggio della Chiesa del Sacro Impero di Ruberios, facendo credere che sia un paese di mostri pericolosi. Il primo attacco uccide cento cittadini di Tempest, ma il secondo viene fermato da Limur Tempest che uccide tutti i ventimila soldati. In seguito, grazie all'aiuto del suo amico Youm, sradica la corruzione nobiliare del regno e depone Edmaris, per poi rendere Youm il nuovo re del regno basato non più sul profitto ma sull'agricoltura, il quale decide di rinominarlo Farmenas e di adottarne il nome, stipulando un trattato di non aggressione con Tempest.

Doppiato da: Yoshimasa Hosoya
Youm era inizialmente un prigioniero del conte Nidol Migam a cui viene incaricato di guidare la Forza di Spedizione di Frontiera, con il compito di controllare i movimenti del Lord degli Orchi avvistato nella Grande Foresta di Jura. Approfittando della situazione, decide di simulare la propria morte insieme ai suoi compagni, portando dalla sua parte, grazie al suo carisma, il mago Rommel che aveva il compito di riferire ogni cosa al conte. Questo finché non si imbatterono in Fuse, Kabar, Ellen e Gido alle prese con un Knight spider e venendo salvati da Gobta e dai Goblin Rider. Inizialmente scioccato dal fatto che uno slime regnasse su delle bestie magiche potenti, in seguito Youm si ricrede, osservando lo stile di vita degli abitanti di Tempest, e facendo un patto con Limur secondo cui sarebbe stato lui a sconfiggere il Lord degli Orchi con il loro aiuto. Viene così addestrato da Hakurou con i suoi compagni, pronti per essere acclamati come eroi nel regno. Durante il suo pellegrinaggio incontra una donna di nome Myuran, che dopo averlo sconfitto si unisce al suo gruppo come maga. Man mano che il tempo passa Youm scopre di essere innamorato di lei, ma non riesce a impedirle, per via del fatto che è costretta a eseguire gli ordini di Kleiman, di erigere una barriera antimagia, rendendo l'attacco del Regno di Falmuth ancora più devastante. Con il ritorno di Limur che libera Myuran dalla maledizione di Kleiman, egli spiega che vuole renderlo il nuovo re di Falmuth, con l'obiettivo di cambiare il regno da essere basato sulle tariffe commerciali a uno agricolo, in modo da provvedere ai bisogni di Dwargon e Tempest. Inizialmente riluttante a farlo, con il sostegno sia di Myuran sia di Grucius, Youm accetta. Si dirige, quindi, a Falmuth insieme a Mjurran, Rommel, Grucius e Diablo, oltre al re Edmaris, l'arcivescovo Reyhiem e il mago di corte Razen. Grazie al piano di Diablo e ai due agganci nella nobiltà di Fuze, diffondono una falsa storia sulla scomparsa dei ventimila soldati di Falmuth dovuta al risveglio di Veldra, che fece scomparire tutti tranne i tre sopravvissuti, e di Limur, il quale si era dimostrato l'unico in grado di placarlo, e che in seguito Youm riuscì a convincere lo slime che i sopravvissuti di Falmuth andassero a negoziare la pace tra le due nazioni. Nonostante abbiano sentito la storia, i nobili trattano Youm con disprezzo in quanto cittadino comune, ma riescono a capire la necessità di negoziare la pace con Temepst per evitare l'ira di Veldra. Le condizioni sono un risarcimento di diecimila monete d'oro e l'abdicazione di Edmaris, cosa che divide i nobili portando, come previsto, a disordini nazionali. Edward, il fratellastro di Edmaris, si insedia sul trono e cerca di revocare con la forza l'armistizio firmato cancellando la fazione di Youm che protegge Edmaris, avvalendosi di una nuova alleanza con il Sacro concilio dell'ovest che invia i Tre Saggi combattenti. Credendo di avere in mano la vittoria, Edward lancia un attacco con l'intenzione di sconfiggere la fazione di Youm, ma tutte le sue forze vengono neutralizzate dai rappresentanti di Tempest, costringendolo ad abdicare e a riconoscere Youm come nuovo sovrano, ponendo fine al Regno di Falmuth. In seguito Limur stipula un trattato di non aggressione come pretesto per assicurare investimenti postbellici e indennità a sostegno di Youm, mettendo così fine a una guerra che aveva portato il terrore nei popoli del regno. Anche se non fu detto, questo patto servì anche a stabilire la legittimità del giovane re-eroe. Youm cambia, così, il nome del regno in Farmenas, che significa "un paese nato attraverso il più grande pericolo", assumendo formalmente la posizione di Re fondatore, e usandolo come cognome proprio. Più tardi lui e Myuran si sposano, avendo una figlia di nome Mim.

Doppiata da: Atsumi Tanezaki
Un tempo Myuran era una strega che viveva nella Grande Foresta di Jura. Perseguitata dagli altri fuggì per trecento anni, facendo ricerche sulla sua magia nel totale isolamento. Arrivata alla fine della sua vita provò un leggero senso di rammarico per non aver fatto progressi soddisfacenti nella sua ricerca, né per aver avuto un successore, e si chiedeva se la sua vita fosse stata sprecata. In questo momento di debolezza ricevette la visita del Re demone Kleiman, che stava iniziando a comporre le proprie forze, il quale le promise un nuovo corpo giovane e la vita eterna in cambio della sua fedeltà. Myuran accettò ingenuamente, scoprendo in seguito che sul suo cuore venne posta la maledizione Marionette Heart, la quale la costringeva a obbedire agli ordini del suo nuovo padrone per evitare la morte. Non soddisfatta della sua situazione Myuran cercò di liberarsi, ma Kleiman le spiegò che, anche se avesse sciolto la maledizione, il suo corpo sarebbe ritornato normale facendola morire di vecchiaia, e lui era troppo potente da sconfiggere. Myuran non ebbe altra scelta che continuare a servire Kleiman, divenendo l'anulare delle sue Cinque dita. Mandata a Tempest per spiarne gli sviluppi, si unisce al gruppo di Youm, e col tempo capisce di stare per innamorarsi di lui. Viene, però, costretta da Kleiman a erigere una barriera antimagia, con la promessa che l'avrebbe liberata dalla maledizione in modo da farla rimanere con l'uomo che ama. A malincuore, Myuran erige la barriera antimagia sulla città, la quale si somma con quella eretta dai Cavalieri templari, lasciando le forze di Falmuth libere di compiere un massacro. Una volta che Limur ritorna a Tempest, distrugge il cuore di Myuran e lo sostituisce con uno artificiale, spiegando che il Marionette Heart di Kleiman era come un dispositivo di intercettazione che gli permetteva di ascoltare le conversazioni, mentre il nuovo cuore non possiede niente di ciò, rendendola così libera e senza perdere il beneficio dell'eterna giovinezza. Decide, quindi, di accettare la dichiarazione d'amore di Youm, poiché non le importa di essergli legata per la breve durata di una vita umana. Dopo che Limur ha spiegato i suoi piani per far assumere a Youm il controllo del Regno di Falmuth, Myuran decide di aiutarlo a diventare un re e guidare la nazione affinché non si opponga più a Limur. Dopo la guerra civile e la nascita del nuovo Regno di Farmenas, Myuran sposa Youm e i due hanno una figlia che chiamano Mim.

Doppiato da: Satoshi Hino
Grucius è un licantropo di tipo lupo del regno di Eurazania. Viene inviato come parte della delegazione, in cui finisce per dare una dimostrazione della sua forza combattendo contro Youm. La cosa si risolve in un pareggio, ma ciò ha permesso a Grucius e a Youm di rispettarsi e diventare amici. Diventa un emissario a lungo termine che avrebbe dovuto rimanere di stanza a Tempest fino a nuovo avviso, finendo per lavorare come parte delle forze di sicurezza. Quando Youm torna a Tempest porta con sé la nuova arrivata Myuran, presentandola come il membro più forte del suo gruppo. Grucius non gli crede e decide di sfidarla, finendo invece per perdere e, a causa di una scommessa, diventando un subordinato di Youm, facendo però notare che avrebbe comunque preso le parti di Callion in caso di disaccordo; inoltre, sviluppa una cotta per Myuran, cosa che lo porta a diversi battibecchi con Youm. Con la nascita del nuovo Regno di Farmenas, con Youm e Mjurran rispettivamente come re e regina, Grucius diventa il capitano dei cavalieri del regno.

Doppiato da: Eiji Hanawa, Chiaki Kobayashi (corpo di Shogo)
Razen è il mago di corte del Regno di Falmuth e supervisore dei molti rituali che la nazione utilizza per evocare persone da altri mondi; in passato fu anche apprendista del grande mago Gadra. È un individuo orgoglioso che crede di essere uno dei migliori maghi esistenti, ma è anche abbastanza saggio e ben informato dell'esistenza di avversari che nemmeno lui potrebbe battere. Come molti a Falmuth, Razen si mostra estremamente egoista e crudele, non facendosi problemi a evocare e schiavizzare persone provenienti da altri mondi, per poi sacrificarle in modo da possederne i corpi per ottenerne le abilità ed estendere la propria durata di vita, aggravato dal fatto che distrugge le loro anime piuttosto che semplicemente ucciderli. Nonostante queste qualità negative, è molto fedele a coloro a cui ha promesso la sua lealtà. Guida l'esercito di Falmuth contro la Federazione Jura Tempest, rendendosi conto troppo tardi di quanto fossero potenti i loro nemici. Decide pertanto di possedere il corpo di Shogo Taguchi dopo averlo salvato da Gerd, pensando di essere diventato talmente potente da sconfiggere un Re demone. Tuttavia, dopo essere sopravvissuto all'attacco Megiddo di Limur grazie alla sua nuova Unique Skill Sopravvissuto e aver visto la distruzione dell'esercito di Falmuth, si rende conto che non avrebbe mai potuto sconfiggere lo slime. Cerca, quindi, di fuggire, ma viene catturato da Diablo e finisce sotto l'effetto della sua Unique Skill Tentatore, che lo rende incapace di disobbedire ai suoi ordini. Viene incaricato di assistere Diablo e Youm con il piano di conquistare il Regno di Falmuth e trasformarlo efficacemente in una nazione vassalla di Tempest. Dopo la battaglia con i Tre Saggi combattenti, prende gli ormai sconfitti e vagabondi Saagre e Grigori come suoi apprendisti.

Doppiato da: Hiroshi Yanaka
L'ex re del precedente Regno di Falmuth. Benché possa considerarsi avido non è uno sciocco, anche se di fronte a una crisi immediata che non sembra avere alcuna soluzione è incline a negare la realtà. A causa della riduzione dei profitti dalle tariffe di Falmuth per via del nuovo passaggio concesso dalla Federazione Jura Tempest, Edmaris decide di preparare un attacco per distruggere la città, ottenendo anche l'appoggio del Sacro concilio dell'ovest grazie all'arcivescovo Reyhiem. Il primo attacco provoca la morte di cento abitanti di Tempest, cosa che porta Limur a iniziare il suo cammino nel diventare un Vero Re demone per riportarli in vita, uccidendo tutti i ventimila soldati. Di fronte a un tale scenario da incubo, Edmaris tenta di fuggire con Reyhiem tramite Razen ma viene fermato da un furioso Limur, per cui cerca di supplicare per la propria vita dicendo allo slime che stava solo cercando di creare delle relazioni diplomatiche. Ovviamente Limur capisce che sta mentendo e lo mutila di un braccio, per poi catturarlo insieme agli altri due e facendoli interrogare da Shion, finendo per essere ridotto a una poltiglia vivente. Insieme agli altri due prigionieri, Edmaris finisce sotto gli effetti dell'Unique Skill di Diablo Tentatore, e non avendo più intenzione di resistere segue il copione di quest'ultimo e abdica a favore di Youm. Il suo fratellastro minore, il duca Edward, decide di scatenare una guerra civile organizzando un'offensiva contro Edmaris con l'appoggio del Sacro concilio dell'ovest in moda da fargli annullare l'obbligo di pagare le riparazioni a Tempest. Ma quando tre dei Chierici dei Sette Luminari appaiono e mostrano l'intenzione di uccidere tutti i presenti, Edward cede a tutte le richieste di Diablo, il quale uccide i tre Luminari, e consegna il trono a Youm, segnando la fine della guerra civile. Dopo che Youm diventa re del nuovo Regno di Farmenas, Edmaris lo serve come suo consigliere.

Doppiato da: Shunichi Maki
Folgen venne evocato molto tempo fa da Razen, che, a differenza degli altri, decise di non marchiarlo con una maledizione dato che si offrì volontario come suo subalterno, diventando in seguito il capo dei cavalieri del Regno di Falmuth. Viene visto come un leader affidabile e un servitore fidato su cui re Edmaris fa affidamento, ma non sembra preoccuparsi molto dei compagni Trasportati, nonostante sia uno di loro, vedendoli come semplici "materiali" per rafforzarsi usando la sua Unique Skill Comando, con cui riesce, appunto, ad apprendere le abilità dei propri subordinati anche quando sono morti, a condizione che debba assistere direttamente alla loro morte, tra cui le Unique Skill ma con dei limiti; inoltre, si assicura che seguano gli ordini e rimangano in formazione in combattimento. Veldra e Ifrit hanno notato che la sua forza è comparabile a quella di quest'ultimo. Durante la guerra di Falmuth contro Tempest, Folgen guida un'unità d'avanguardia contro la nazione uccidendo cento dei suoi abitanti, e prima di ritirarsi intima alla gente di Tempest di arrendersi o morire. Quando Limur inizia a massacrare l'esercito di Falmuth per reclamare abbastanza anime e completare la sua trasformazione in un Vero Re demone, Folgen e Razen vanno alla tenda di Edmaris per assicurarsi la sua sicurezza, e decide di usare la sua abilità e guadagnare tempo nella loro fuga, ma venendo immediatamente ucciso con un singolo colpo alla testa dal Megiddo di Limur. In seguito, il suo cadavere e quelli degli altri soldati vengono usati da Limur per evocare Diablo e i suoi due seguaci affinché catturino Razen.

Doppiato da: Chiaki Kobayashi
Shogo venne evocato quando aveva diciassette anni, ma riuscì a sconfiggere tutti i trenta maghi che avevano eseguito il rituale, immediatamente prima di essere marchiato con una maledizione da Razen per servire come arma vivente del Regno di Falmuth. Il suo potere deriva dalla sua Unique Skill Berserker, che potenzia le statistiche fisiche e ne incrementa la forza per chiunque muoia nelle vicinanze, il tutto combinato con la sua esperienza nel karate. È un individuo estremamente arrogante che crede di essere uno dei più forti che ci siano, equiparandosi addirittura a Hinata Sakaguchi, gli importa molto poco delle altre persone con l'eccezione dei compagni Kirara e Kyouya e odia il fatto di essere schiavo di una nazione. Assieme a Kyoya e Kirara, Shogo viene inviato nella Federazione Jura Tempest per provocare dei disordini in modo da giustificare agli occhi delle altre nazioni l'attacco del Regno di Falmuth, dove combatte contro Shion che riesce a sopraffarlo fino a quando una barriera, evocata dall'arcivescovo Reyheim, la prosciuga delle sue forze. Con la kijin gravemente indebolita, Shogo tenta di ucciderla, solo per procurarsi una ferita alla faccia, decidendo di ritirarsi con l'arrivo dei rinforzi di Falmuth. Una settimana dopo, messo a guardia di uno dei cristalli che mantengono la barriera su Tempest, Shogo si scontra con Gerd, prendendo a male il fatto che non riesca a fare nessun danno all'orco, dimostrando di avere una visione infantile del combattimento, per poi spaventarsi quando Hakurou gli lancia vicino la testa di Kyoya. Fugge nella sua tenda per uccidere Kirara e aumentare la sua forza, ottenendo una nuova Unique Skill, Sopravvissuto, che gli permette di rigenerarsi quasi all'infinito pur continuando a sentire il dolore. Infatti, finisce subito per essere messo alla mercé di Gerd, riuscendo a salvarsi solo grazie all'intervento di Razen che teletrasporta entrambi all'accampamento del re. Con uno stratagemma, però, viene ucciso dal suo salvatore, permettendo a Razen di possedere il suo corpo e le sue abilità.

Doppiato da: Shou Nogami
Kyoya venne evocato dal Regno di Falmuth per essere usato come un'arma vivente, venendo marchiato con una maledizione. Prima di essere evocato praticava la scherma, che combina con l'Unique Skill Fenditore, in grado di generare diverse lame con l'elemento spazio capaci di squarciare qualsiasi cosa, le quali ostacolano anche la cura delle ferite; oltre a ciò acquisisce l'Extra Skill Visione onniscente, che gli consente di vedere da una prospettiva "da sopra le spalle" in terza persona, oltre ad aumentargli la velocità di reazione. Per le sue qualità venne riconosciuto come il miglior spadaccino di Falmuth, ma causa di ciò Kyoya divenne incredibilmente arrogante e presuntuoso, arrivando persino a credere di essere superiore a tutti gli abitanti nel nuovo mondo e di superare addirittura combattenti del calibro di Hinata Sakaguchi con le sue abilità. Assieme a Shogo e Kirara, Kyoya viene inviato nella Federazione Jura Tempest per provocare dei disordini, riuscendo a ferire Gobta e Hakurou durante l'attacco iniziale, grazie alle due barriere che circondando Tempest, e uccide Gobzo sotto lo sguardo di Shuna rivelandosi un folle sadico. Una settimana dopo, messo a guardia di uno dei cristalli che mantengono la barriera su Tempest, combatte ancora una volta contro Hakurou, scoprendo, tuttavia, che il vecchio kijin ora gli è superiore. Si rifiuta, però, di ammettere che possa esserci qualcuno più forte di lui, cosa che gli si rivela fatale facendosi facilmente decapitare da Hakurou. Mentre la sua abilità di accelerazione del pensiero rallenta il momento della sua morte, Hakurou gli intima di riflettere sui suoi atti malvagi durante i suoi ultimi momenti.

Doppiata da: Hiyori Kono
Kirara venne evocata dal Regno di Falmuth a diciotto anni, ricevendo l'Unique Skill Manipolatore, che le permette di influenzare i pensieri delle persone entro un certo raggio di distanza. Dato che la sua abilità non era direttamente correlata per la battaglia, all'inizio i suoi evocatori pensarono che fosse un'altra evocazione fallita, ma proprio grazie a essa Kirara li massacrò tutti, fino a quando non venne finalmente soggiogata da una maledizione di blocco che le impedisce di usarla all'interno del Regno di Falmuth. Proprio come Shogo, Kirara dimostra di provare un forte risentimento per essere stata evocata e costretta a diventare un'arma umana per il Regno di Falmuth, lamentandosi anche della mancanza di tecnologia a cui era abituata e dichiarando sfacciatamente che un mondo simile doveva sparire. Ciò l'ha portata a divenire un'egocentrica che avrebbe sempre dato la colpa a tutti gli altri, desiderando semplicemente tornare a casa. Assieme a Shogo e Kyoya, Kirara viene inviata nella Federazione Jura Tempest per provocare dei disordini. Inizialmente voleva provocare le guardie della città accusando falsamente Gobzo, ma viene fermata da Gobta e Shuna, la quale annulla gli effetti della sua abilita facendola rimanere scioccata, poiché pensava che nessuno fosse in grado di farlo. Una settimana dopo, messa a guardia di uno dei cristalli che mantengono la barriera su Tempest, viene uccisa da Shogo perché quest'ultimo aveva bisogno di più potere per sconfiggere Gerd, cosa che in seguito si rivelerà invano.

Edward è il fratellastro minore di re Edmaris, che ricopre il ruolo di duca a capo della nobiltà di Falmuth. Partecipa alla riunione per discutere quale strada intraprendere con Tempest, e quando Edmaris chiede di abdicare al trono e pagare le riparazioni della nazione Edward lo sfida, accusandolo di codardia. Edmaris, tuttavia, ribatte affermando che non c'è nessun posto in cui nascondersi e facendo notare che rifiutare di abdicare porterebbe alla sottomissione o alla guerra, ma Edward si rifiuta ostinatamente di affrontare i fatti. Con la rivelazione che Limur è diventato un Re demone e ha ucciso Kleiman, Edward e il resto dei nobili fanno un passo indietro. Progetta, però, di strappare il controllo del regno a suo nipote Edgar, unico erede di Edmaris, ma ciò si rivela inutile quando lo stesso annuncia che passerà il regno direttamente a Youm, portandolo immediatamente a pensare a come affrontare Tempest. Finisce per scatenare una guerra civile, in cui chiede anche l'appoggio del Sacro concilio dell'ovest, per poi insediarsi sul trono e dichiarare nulli tutti gli accordi presi da Edmaris, dandogli tutta la colpa della guerra. Quando, però, compaiono tre dei Sette Luminari che affermano di voler far scomparire tutti i presenti, Edward cede a tutte le richieste di Diablo, il quale uccide i tre Luminari, e cede il trono a Youm.

Saare è il capo dei Tre Santi combattenti dei Dieci grandi Santi, il più forte del trio, noto come “Cielo blu”. Nonostante abbia l'aspetto di un ragazzino innocente (grazie in parte al suo sangue elfico), è in realtà il più anziano tra i Dieci grandi Santi. In precedenza era il capo delle Guardie imperiali dell'imperatore di clausura, fino a quando non perse la posizione a favore di Hinata Sakaguchi. Questo lo amareggiò molto, al punto che cerca di opporsi a lei durante gli incontri, riconoscendone comunque la forza e la volontà. Dopo una schiacciante sconfitta per mano di Diablo, vaga per il Regno di Farmenas insieme a Grigori e alla fine diventa discepolo di Razen. La sua Unique Skill, L'Onnipotente, gli consente di copiare qualsiasi cosa abbia visto una volta, ma sebbene sia potente deve anche possedere la pratica necessaria per utilizzare efficacemente le abilità copiate.

Grigori è uno dei Tre Santi combattenti dei Dieci grandi Santi, noto come “Macigno”. Degno del suo titolo, è un uomo alto e corpulento con muscoli sporgenti, caratteristiche facciali ruvide e capelli neri legati in una coda di cavallo. La parte superiore del corpo è per lo più esposta, con l'eccezione di un mantello che copre le spalle e la schiena. È il braccio destro di Saare, e grazie alla sua Unique Skill, Inamovibile, è in grado di indurire il suo corpo diventando più duro della maggior parte dei metalli; lo svantaggio è che può ancora sentire dolore. Dopo l'abdicazione del re Edmaris, viene inviato nel Regno di Falmuth insieme a Saare e Glenda per aiutare il nuovo re Edward a sopprimere la fazione di Youm. Tuttavia, finisce per scontrarsi con Ranga che lo riduce in pessime condizioni, finendo per vagare senza meta insieme a Saare nel nuovo regno di Farmenas e venendo in seguito accolti da Razen come suoi discepoli. La sconfitta per mano di Ranga ha traumatizzato Grigori al punto da sviluppare una paura per i cani, diventando famoso come la "fortezza immobile cinofoba".

Dinastia degli Stregoni Sarion 
La  è una nazione fondata e gestita dagli Elfi da almeno duemila anni e una delle superpotenze occidentali, specializzata in magia elementale e nella fabbricazione di homunculus talmente realistici da sembrare persone vere. Come implica il nome, è una federazione formata da tredici famiglie reali. Non ha una religione nazionale, in quanto l'imperatore afferma di essere un discendente di un dio e proibisce tutte le altre. Tuttavia, mantengono rapporti commerciali con gli altri regni. Dietro il castello dell'imperatore si estende un bellissimo giardino pieno di vita rara, il cui mantenimento offre numerosi vantaggi, incluso il valore monetario.

L'attuale imperatrice di Sarion, nipote di Elalude e cugina di Ellen. È un'Elfa alta con l'aspetto di una ragazza che ha appena raggiunto l'età adulta. Odia quando le persone rivelano le cose senza che lei stessa le confermi, non dà la sua vera opinione e la maggior parte delle volte che parla finisce per far confusione.

Doppiato da: Kenji Hamada
Elalude è un arciduca di Sarion, nonché zio dell'imperatrice Elmesia e padre di Ellen, verso cui si dimostra molto iperprotettivo come quando pensava che fosse tenuta in ostaggio dal nuovo Re demone Limur. Chiarito il malinteso, Elalude si dimostra interessato al sogno di Limur di rendere il suo regno un posto in cui tutti, a prescindere dalla propria razza, possano vivere felici, e decide di stringere un'alleanza con la Federazione Jura Tempest come rappresentante di Sarion. Conosce molto bene Gazher Dwargo, e sebbene si stuzzichino a vicenda condividono un'affinità inespressa l'uno con l'altro come vittime dei capricci di Elmesia.

Città del drago dimenticato 
La  è il dominio del Re demone Milim, popolata da dragonewt che discendono dai draghi e gestiti dai veneratori del drago. Tutti i raccolti e gli altri beni prodotti vengono equamente distribuiti presso il Tempio centrale dal capo sacerdote. Potrebbe sembrare che questo sistema sia fallimentare, incoraggiando le persone a diventare improduttive e pigre, ma non è così: a tutti, lavoratori e non lavoratori, viene garantita almeno una certa quantità della ricchezza, e i più laboriosi ricevono forniture aggiuntive.

Doppiato da: Atsushi Imaruoka
Middray è il capo sacerdote dei veneratori del drago che adorano Milim Nava. Maniaco della battaglia dalla mentalità semplice, non gli piace pensare troppo ad argomenti complicati ed è pronto ad arrabbiarsi. Tuttavia, in alcune situazioni ha dimostrato di essere in grado di mantenere la calma. È un fermo sostenitore che tutti gli ingredienti dovrebbero essere serviti crudi e non cotti, insistendo testardamente che è l'offerta perfetta per Milim, rendendolo stupidamente ignaro del motivo per cui Milim si presenta a malapena per mangiare il loro cibo - e anche quando lo fa, non nota l'espressione impassibile che mostra quando lo consuma. Lui e gli altri fedeli sono costretti a fornire supporto logistico all'esercito di Kleiman guidato da Yamza, finendo poi per combattere contro Suphia, anche se risulta più un riscaldamento per lui. A seguito della sconfitta del nuovo Charybdis per mano di Benimaru, Middray dichiara la battaglia ufficialmente conclusa.

Doppiato da: Daiki Kobayashi
Hermes è l'assistente di Middray e uno dei sacerdoti dei veneratori del drago. Grazie ai suoi viaggi in cui ha acquisito esperienza in varie cucine, capisce e simpatizza con il motivo per cui Milim raramente, se non del tutto, visita il tempio per mangiare il loro cibo, ma non riesce a trasmetterlo a Middray poiché crede ostinatamente che il cibo sia migliore se servito crudo. Durante lo scontro con le forze di Tempest, ha un duello con Gabil da cui ne esce sconfitto.

Quando il Re drago delle stelle Veldanava perse quasi del tutto il suo potere con la nascita di Milim, usò le sue ultime energie per crearle un drago domestico come compagnia, oltre che come potenziale recipiente per reincarnarsi. Ciò, però, non avvenne in quanto il draghetto fu ucciso dai rappresentanti del Regno Ultra-Stregoneria degli elfi che volevano ottenere il potere di Milim, la quale andò su tutte le furie e ascese come Vero Re demone, venendo fermata da Guy Crimson e Ramiris. Milim cercò, quindi, di riportare in vita il suo amico, ma il corpo astrale non c'era più e il suo nucleo assorbì l'odio della ragazzina, ritornando in vita come un Drago del Caos, un abominio che trascendeva sia il bene che il male. Nella sua tristezza, Milim lo sigillò per fermare la sua distruzione. In seguito, il drago corrotto viene liberato da Yuuki Kagurazaka, dopo aver scoperto la sua posizione attraverso la rete della Gilda della Libertà, donandolo poi a Mariabell Rosso, la quale lo corrompe ulteriormente grazie all'influenza della sua Unique Skill Greed. Viene, dunque, inviato per eliminare Limur, in esplorazione delle antiche rovine di Amrita e accompagnato da Milim, la quale rimane scioccata dall'apparizione del drago e decide di affrontarlo ancora una volta per impedirne la furia. Riuscita a distruggere di nuovo il corpo astrale del Drago del Caos, il suo nucleo viene divorato da Limur, che in un gesto di generosità verso Milim fa rivivere il drago con una pseudo anima e nominandolo Gaia. Avendo una forte affinità con l'attributo della terra, Gaia ha la capacità di manipolare la gravità, riuscendo anche ad attenuare gli attacchi fisici.

Sacro Impero di Ruberios 
Il  è il secondo regno più grande e più potente del continente occidentale, guidato dal Sacro concilio dell'ovest, che detiene potere e influenza in tutti i regni occidentali, persino in Ingracia. Venne edificato dal Vero Re demone Luminous Valentine dopo la battaglia tra Veldra e Chloe O'Bell sulle ceneri dell'ormai scomparso regno dei vampiri Night Rose, facendosi adorare come una divinità in modo da creare un sistema per mantenere la sopravvivenza dei vampiri. La nazione è guidata dall'imperatore di clausura Louis Valentine, che segretamente è un vampiro e subordinato di Luminous. Per guadagnare forza militare e sollevare il morale tra la popolazione, venne fondato il Sacro Ordine dei Cavalieri, composto per la maggior parte da Trasportati. Inizialmente fuorviati dal regno di Falmuth per distruggere Tempest, facendo leva sul loro credo secondo cui i mostri debbano essere annientati, una volta scoperto che ogni cosa è stata orchestrata dai Sette Luminari Luminous ne riconosce la legittimità come nazione. In segreto, inoltre, le due nazioni fanno scambi culturali e tecnologici.

Doppiata da: Manami Numakura
Hinata è una Trasportata e leader dei Dieci grandi Santi del Sacro concilio dell'ovest, seconda in autorità solo all'imperatore di clausura. È una fredda pragmatica che non esita a cooperare con nessuno fintanto che possa avvantaggiare l'umanità, anche cooperando volentieri con i Re demoni nonostante la dottrina del Sacro concilio dell'ovest, ed è disposta a dare a chiunque un consiglio pur non preoccupandosi di ripeterlo se viene ignorato; è anche estremamente testarda e si rifiuta di scendere a compromessi con gli altri, a meno che non gli venga ordinato da Luminous. Il padre di Hinata era dipendente dal gioco d'azzardo, arrivando ad accumulare un enorme debito nelle corse dei cavalli e portandola a prendere la decisione di ucciderlo per l'assicurazione sulla vita. La madre subì un crollo emotivo dopo aver assistito all'omicidio, costringendo Hinata a pianificare di uccidere anche lei nonostante sarebbe divenuta orfana. Poco prima che ciò potesse accadere venne portata via da una "forte tempesta", finendo nell'altro mondo quando aveva solo 15 anni. Al suo arrivo venne attaccata da tre banditi, ma grazie alle sue Unique Skill, Usurpatore, che le consente di rubare le abilità dei propri avversari indebolendone le capacità, e Matematico, consentendole di aumentare le sue capacità di analisi, la velocità dei sensi e del pensiero, e di prevedere gli attacchi, riuscì a ucciderli. Non molto tempo dopo il suo arrivo nel nuovo mondo, Shizue Izawa la prese come discepola, dimostrandosi ai suoi occhi l'unica persona con cui era stata gentile. Nel giro di un mese, Hinata riuscì a superare Shizue in forza dopo aver copiato molte delle sue abilità, ma temendo per il loro attaccamento decise di seguire la propria strada fino a diventare il cavaliere più potente del Sacro Impero di Ruberios. Riformò in due anni, da sola, i Crociati in una versione più efficiente, e fondò i Dieci grandi Santi, un gruppo di formidabili cavalieri che si oppongono pubblicamente ai Dieci grandi Re demoni. A un certo punto scoprì che il Sacro concilio dell'ovest era sotto il controllo dei vampiri e del Re demone Valentine (che in realtà era Roy). Sconfisse sia Roy che Louis, pur ricevendo lei stessa ferite mortali, finché non le apparve di fronte il vero Re demone, Luminous Valentine, la quale curò tutti i presenti. Dopo alcune trattative, Hinata riuscì a superare le prove dei Sette Luminari e guadagnò il diritto di sfidare Luminous, venendo prontamente sconfitta. Accettò, quindi, di diventare una sua subordinata, ritenendo che i metodi di governo di Luminous fossero accettabili a lungo termine, ma continuando, comunque, ad affinare le sue abilità nel caso in cui avrebbe di nuovo combattuto la Principessa Vampira. Hinata venne informata che lo slime Limur Tempest stava costruendo una nazione di mostri nel mezzo della Grande Foresta di Jura. Valutò rapidamente il livello di minaccia e decise che Limur e il suo paese dovevano essere distrutti, pronta a eliminare il mostro che secondo lei ha ucciso Shizu. Tende un'imboscata a Limur mentre ritorna dal suo viaggio nel Regno di Ingracia, non ascoltando le sue spiegazioni e arrivando molto vicina a finirlo. Tuttavia, Limur riesce a evitare la sua abilità Disintegration trasferendo la sua anima in un clone, facendole credere di averlo distrutto con successo. Quando Hinata scopre che Limur è sopravvissuto e ha persino decimato l'esercito di Falmuth, ha liberato Veldra ed è stato riconosciuto come nuovo Re demone, scopre che le stava dicendo la verità sull'essere un reincarnato e che non aveva ucciso "direttamente" Shizue, dandogli una cattiva impressione. Convocata una conferenza all'interno della Chiesa per decidere il da farsi, scopre che Limur l'ha invitata a combattere in un duello uno contro uno, e nonostante il messaggio sospettosamente breve accetta la richiesta, mentre i Chierici dei Sette Luminari le donano un'enorme spada chiamata "Ammazzadraghi" per aiutarla. Hinata impiega due settimane per viaggiare a piedi da Ruberios a Tempest, e nel frattempo vede il livello delle infrastrutture sviluppate da Tempest rimanendo impressionata dall'attenzione rivolta al comfort per gli umani. Decide, quindi, di negoziare con Limur, ma al suo arrivo scopre che circa un centinaio di soldati d'élite per ordine dei Sette Luminari sono arrivati con lei a sua insaputa, insieme al suo stesso gruppo che erano assolutamente insistenti nel venire con lei, facendo credere a Limur che questo attacco fosse il suo piano e ironicamente si rifiuta di ascoltarla, costringendola a duellare. I due combattono fino a un punto morto, ma alla fine Hinata (dato che, in quanto umana, perderebbe tutta la sua resistenza se il duello continuasse) suggerisce che se Limur sarebbe sopravvissuto al suo attacco finale, allora lo avrebbe considerato il vincitore. Poiché nessuno dei due desidera veramente uccidersi a vicenda, Limur accetta, con Raphael che riesce segretamente a fare una copia di Beelzebub e sacrificandola per contrastare l'attacco, rendendo Limur il vincitore, anche se con il 70% delle sue magie prosciugate durante il processo. Improvvisamente dall'Ammazzadraghi parte un colpo diretto a Limur, con Hinata che gli fa da scudo e rimanendo gravemente ferita, mentre due dei Sette Luminari si rivelano, tra cui un terzo sotto l'identità di Garde, i quali affermano che erano stati loro a organizzare il tutto e che adesso vogliono sbarazzarsi di tutti i presenti con la loro magia Disintegrazione della Trinità ormai pronta, ma venendo bloccati dalla Difesa assoluta di Limur. Improvvisamente appare Luminous Valentine, che guarisce Hinata e si sbarazza dei Luminari per averla sfidata. Dopo la battaglia, Hinata e Limur si riconciliano e si separarono in buoni rapporti, con il Sacro concilio dell'ovest che accetta di diffondere la dottrina secondo cui il regno di Tempest è formato da mostri innocui e firmando con loro un trattato di non aggressione. Durante il caos scatenato da Yuuki Kagurazaka e Granbell Rosso a Ruberios, Hinata protegge Chloe O'Bell ricevendo un colpo fatale, costringendo la bambina a usare la sua Unique Skill Viaggio nel tempo, assimilando dentro di sé l'anima di Hinata che ne prende il controllo e finendo entrambe duemila anni nel passato. Viene, quindi, rivelato che l'Eroina Chronoa, colei che sigillò Veldra e salvò Shizu, era in realtà Hinata nel corpo di Chloe; durante quel periodo, inoltre, Chloe le parlò molto di Limur, facendo sì che anche Hinata sviluppasse dei sentimenti per lui. Nel presente, però, il corpo congelato di Chloe viene liberato, venendo tuttavia controllato dal suo Manas Chronoa in preda a una furia devastatrice. Grazie agli sforzi di Veldra e Leon Cromwell, Limur riesce a calmarla e a permettere a Luminous, con la sua Unique Skill Asmodeus, di trasferire l'anima di Hinata di nuovo nel suo corpo riportandola in vita.

Doppiato da: Masaaki Mizunaka
Roy Valentine è la controfigura di Luminous Valentine come Re demone, conosciuto come "Bloody Lord". In origine lui e suo fratello Louis erano un vampiro di nome Valentine, noto per la sua estrema sete di sangue e di battaglia, cosa che non si attenuò neanche quando Luminous lo prese come suo subordinato, entrando in contrasto con gli altri. Luminous decise, quindi, di dividerlo in due entità separate che presero la forma di due fratelli gemelli. A Roy fu assegnato il ruolo di sostituire Luminous come membro dei Dieci grandi Re demoni, usando la sua posizione per terrorizzare le persone affinché si unissero alla religione del Luminismo, mentre suo fratello fungeva da imperatore di clausura della suddetta. Centinaia di anni fa Roy aveva avuto una discussione e combattuto contro il Re demone Kazaream. Nonostante non fu stabilito un chiaro vincitore, la loro battaglia aveva causato ingenti danni collaterali e un gran numero di vittime civili, e al fine di evitare un altro incidente simile venne messa in atto una "tradizione" tra i Re demoni che accetta il voto o la mozione sostenuta da tre membri. Partecipa al Walpurgis accompagnato da Luminous travestita da cameriera, ma quando l'identità di quest'ultima viene rivelata da Veldra gli ordina di tornare a proteggere il santuario di Ruberios. Roy interrompe la fuga di Laplace, che era stato appena scacciato da Hinata Sakaguchi, informandolo della morte di Kleiman e iniziando a deriderlo, ma contro ogni previsione Laplace si infuria e lo uccide. Alla sua morte i suoi poteri vengono assorbiti da Louis.

Louis Valentine è un vampiro al servizio di Luminous e fratello gemello di Roy, del quale rappresenta l'altra metà del vampiro Valentine, scisso dalla stessa Re demone per agire come l'imperatore di clausura del Sacro Impero di Ruberios. Il suo compito è quello di riunire nella religione coloro che cercano la salvezza da suo fratello, che agisce come sostituto Re demone di Luminous. Quando Laplace uccide Roy durante il suo ritorno dal Walpurgis, i suoi poteri vengono assorbiti da Louis, divenendo di nuovo completo.

Ghunter è il maggiordomo di Luminous Valentine, un vampiro appartenente alla classe nobile di arciduca, la più alta tra i vampiri. Un tempo fu un Re demone conosciuto come "Emperor of Night", ma alla fine lasciò la sua posizione decidendo di servire la più forte Luminous, verso cui, tuttavia, si dimostra piuttosto eccessivo, al punto da irritarla; inoltre, litiga spesso con i suoi compagni nobili. Nonostante si sia evoluto da tempo da non necessitare più di bere sangue, assorbendo, invece, il mana dall'ambiente circostante, mostra il suo vecchio io selvaggio quando viene messo alle strette, rivelando gli occhi rossi e i denti aguzzi tipici della sua specie.

Nikolaus Spertus è un cardinale del Sacro concilio dell'ovest e il suo secondo membro più alto in classifica dopo Louis. È un uomo anziano assolutamente freddo e calcolatore, descritto come un "diavolo con la maschera di un santo": non ha assolutamente alcuna cura né considerazione per nessuno intorno a lui, nemmeno per Luminous che afferma di adorare; l'unica persona a cui tiene e che adora veramente in modo fanatico è Hinata Sakaguchi, per la quale prepara con cura la colazione. È colui che ha appoggiato l'arcivescovo Reyhiem con l'attacco di Falmuth contro Tempest, sostenendo durante l'incontro con i Sette Luminari che il paese è un "nemico di Dio", ma le sue opinioni sulla questione vengono respinte. Quando i Sette Luminari si ribellano, viene ingannato da Granbell Rosso, facendogli credere di averlo eliminato.

Leonard Jester è uno dei Dieci grandi Santi e vice-capitano dei Crociati, ampiamente conosciuto come il Bambino della Luce. Quando era ancora un apprendista, fu salvato da Hinata Sakaguchi durante un attacco dell'esercito del Re demone Valentine. Da allora Leonard rimase affascinato dall'arte della spada, cercando di imitare Hinata e facendo ricerca sulla magia degli spiriti, per poi tornare all'accademia nel Regno di Ingracia dove studiò la magia elementale e attendendo pazientemente di poter essere trasferito nel Sacro Impero di Ruberios. Alla fine la sua padronanza della magia elementale e degli spiriti gli permise di immigrare, anche se al prezzo di recidere i legami con la sua famiglia. Giunto a Ruberios, studiò la magia sacra e riuscì a guadagnarsi un posto come apprendista cavaliere nell'Ordine dei Templari. Durante la cerimonia del contratto spirituale formò un contratto con uno spirito della luce diventando un "Magister Sacro", un maestro di magia elementale, degli spiriti e sacra, e dopo essere diventato un Cavaliere sacro non gli ci volle molto per diventare l'aiutante stesso Hinata.

Arnaud Baurman è un membro dei Dieci grandi Santi noto come Santo dello spazio, considerato il secondo più forte dopo Hinata Sakaguchi. In quanto cavaliere esperto, si è allenato per avere il controllo sulle sue emozioni in situazioni stressanti, in modo da non farsi prendere dalla rabbia. La sua arma si chiama Magic Slayer, una spada dotata della capacità di lacerare il potere magico di un mostro in modo da interromperne la circolazione e sigillarlo temporaneamente, oltre a essere in grado di danneggiare il corpo spirituale.

Bacchus uno dei capitani dei Crociati e un membro dei Dieci grandi Santi, noto come Santo della terra. È descritto come un uomo tranquillo e robusto, abile con una mazza infusa di magia sacra.

Litus è una dei Dieci grandi Santi, nota come Santa dell'acqua, e una dei diretti subordinati di Hinata. Viene inviata per indagare su Tempest, per poi partire accompagnando Hinata insieme ai compagni. Quando scoppia la battaglia tra i Cavalieri sacri e Tempest, Litus si scontra con Souei. Non è chiaro che cosa sia accaduto durante lo scontro, ma da allora Litus sembra aver sviluppato una sorta di strana cotta per Souei, arrossendo molto in sua presenza.

Garde è un membro dei Crociati e uno dei Dieci grandi Santi, noto come Santo del fuoco. Descritto come un cavaliere alto che brandisce la spada del fuoco Red Spear, è un uomo serio, sempre attento ai suoi compagni. Poco dopo l'incontro dei Dieci grandi Santi, viene segretamente ucciso dai Chierici dei Sette Luminari e la sua identità presa dal Luminario di Marte Ars.

Fritz è uno dei capitani dei Crociati e membro dei Dieci grandi Santi, noto come Santo del vento. È un cavaliere magico abile sia nella magia del vento che con le spade gemelle. Tra i molti cavalieri più seri all'interno del Sacro Ordine Cavalleresco, Fritz è uno dei rari individui informali, dotato di una personalità selvaggia e spensierata, ed è l'unico che indossa la sua uniforme casualmente all'interno dell'ordine. Ciò nonostante è colui che ammira di più Hinata.

Attuale capo della famiglia Rosso e del Regno di Siltrosso, una piccola nazione la cui influenza, tuttavia, ha permesso alla famiglia Rosso di estendersi in tutti i regni occidentali. Un tempo Granbell era un Eroe che duellò con il Re demone Luminous, perdendo e decidendo di diventare un suo subordinato come membro dei Chierici dei Sette Luminari, in cui è conosciuto come il Luminare del Sole Gran. Incita i Sette Luminari a tradire Luminous al fine di eliminare sia Limur Tempest che Hinata Sakaguchi, i quali erano entrambi d'intralcio al piano di sua nipote Mariabell di conquistare il mondo umano attraverso l'economia, ma quando il suo piano viene sventato dalla stessa Luminous, Granbell simula la sua morte come "Gran" per mano di Nikolaus Spertus. Decide, quindi, di allearsi con Yuuki Kagurazaka per rivelare la vera identità di Luminous ai suoi fedeli e distruggere, così, la religione del Sacro Impero di Ruberios, liberando dal suo sonno l'Eroina Chronoa. Quando, però, Granbell scopre che è stato Yuuki ad aver ucciso sua nipote, lo tradisce nel bel mezzo del caos creatosi rivelando ai presenti le sue precedenti macchinazioni. Dopo tanto tempo Granbell combatte di nuovo con Luminous, e anche se la sua Unique Skill Inflessibile si evolve nell'Ultimate Skill Sariel finisce di nuovo sconfitto. Come sua ultima richiesta, Granbell chiede a Luminous di trasferire Sariel a Chloe O'Bell.

Ars è un membro dei Chierici dei Sette Luminari, noto come il Luminare di Marte. Secondo Hinata la sua magia del fuoco è paragonabile a un accendino usa e getta rispetto a quella di Shizue, pertanto non aveva nulla da insegnarle né Hinata aveva bisogno di usare su di lui Usurpatore. Ciò, però, ha portato Ars a pensare che fosse incapace di cogliere le sue abilità, guardandola costantemente dall'alto in basso. Poco dopo l'incontro dei Dieci grandi Santi si sostituisce a Garde seguendo il gruppo verso Tempest, con l'intenzione di uccidere Hinata se non fosse bastata la spada Ammazzadraghi truccata, fallendo e venendo sconfitto da Luminous.

Continente di ghiaccio 
Il  è una terra completamente ricoperta dal ghiaccio in cui imperversano feroci bufere di neve, con temperature di -120° Celsius tali da impedire a chiunque di viverci. Qui è presente il Palazzo del Ghiaccio bianco di Guy Crimson, e secondo lui il continente è così a causa di Velzard che rilascia la sua aura.

Doppiata da: Eri Yukimura
Originariamente un Arcidiavolo facente parte dei sette Progenitori con il nome di Bleu o Blu, Rain si mise al servizio di Guy Crimson insieme a Misery. A seguito dell'ascensione di Guy come Vero Re demone, Rain si evolse in una Demone nobile. Sebbene possa sembrare una bellezza composta, Rain non ama lavorare e lascia i compiti più necessari a Misery. Le piace lamentarsi di molte cose, anche nel vivo della battaglia.

Doppiata da: Yūki Hirose
Originariamente un Arcidiavolo facente parte dei sette Progenitori con il nome di Vert o Verde, Misery si mise al servizio di Guy Crimson insieme a Rain, ed entrambe distrussero il primo paese facente parte del patto del loro evocatore. A seguito dell'ascensione di Guy come Vero Re demone, Misery si evolse in una Demone nobile. Prende molto sul serio i suoi compiti e dedica tutta sé stessa al suo padrone, creando persino un culto con lei al centro, gli Apostoli di Vert, per contribuire alla fama di Guy sugli umani. Viene inviata all'incontro del Consiglio delle nazioni occidentali per impedire alla Federazione Jura Tempest di unirvisi, ma incontra il Progenitore Blanc, ora conosciuta come Testarossa, e viene costretta ad andarsene.

Doppiata da: Yuka Iguchi
Velzard è la secondogenita dei quattro Veri draghi conosciuta come il "Drago del bianco ghiaccio" e "Imperatrice dei Ghiacci" e sorella maggiore di Veldra, verso cui si dimostra esasperata a causa dei suoi violenti sfoghi, cosa che la portò quasi a ucciderlo tramite il suo metodo di educazione; pensò anche di liberarlo dalla Prigione eterna poco prima che si disperdesse, in modo che sarebbe risultato più obbediente. È alleata di Guy Crimson, anche se lui la tratta più come una compagna. Si dimostra disinteressata verso la maggior parte delle situazioni, trascorrendo di solito il tempo nel Palazzo del Ghiaccio bianco, rilasciando la sua aura che mantiene congelato il Continente di ghiaccio.

Octagram 
Inizialmente il gruppo aveva il nome di , e comprendeva tutti coloro che, attraverso l'Harvest Festival, ascesero come Re demoni; venivano considerati tali anche coloro che, pur non avendo soddisfatto le condizioni per diventarlo, ne veniva riconosciuta la forza, motivo per cui si è deciso di distinguere gli ascesi come Veri Re demoni. Di tanto in tanto i Re demoni si riuniscono in un evento noto come Walpurgis: un incontro che si svolge in uno spazio dimensionale separato in cui si trattano i problemi seri. Tuttavia, molto spesso viene usato solo come una scusa per riunirsi e chiacchierare, all'insaputa dell'umanità che teme possa trattarsi del preludio di una catastrofe. A seguito dell'ascesa di Limur Tempest come Vero Re demone, alla morte di Kleiman e alla rinuncia del proprio ruolo di Callion e Frey, il numero dei Re demoni si riduce a otto e il nome cambiato da Limur in , i Re demoni delle Otto stelle.

Doppiato da: Akira Ishida
Guy Crimson è il primo Vero Re demone, conosciuto come "Lord of Darkness", che governa sul Continente ghiacciato; è anche uno dei sette Progenitori con il nome di Rouge o Rosso. È abile nel cambiare il proprio genere, tanto da aver avuto diverse relazioni. Normalmente è molto orgoglioso, rilassato e non gli importa molto degli altri, ma se qualcuno gli interessa cercherà di avvicinarvisi, soprattutto a coloro che possiedono Ultimate Skill come Leon, verso cui prova una forte attrazione. Già di per sé molto potente, il suo corpo, anche senza potenziamenti magici, è duro come il diamante. Quando era un Arcidiavolo, Guy venne evocato da un umano che gli chiese di distruggere una nazione con cui era in guerra, chiedendo come pagamento anche la sua. Questo gli valse il suo soprannome, che tuttavia trova sgradevole. Dopo che gli venne dato un nome, si rese conto di essersi risvegliato come un Vero Re demone. All'inizio pensò che fosse inutile poiché credeva di essere già il più forte, ma questa evoluzione influenzò anche gli altri due Primordiali, Vert e Bleu, che furono evocate insieme a lui, le quali guadagnarono dei corpi fisici e si evolsero in Demoni nobili; infine, Guy diede loro i nomi Misery e Rain, che riflettono la miseria dell'umanità e la pioggia di sangue che cade ovunque lui cammini. Più tardi si imbatté in Milim, divenuta da poco un Vero Re demone a causa della morte del suo drago domestico e che finì per combattere inconsciamente contro Guy a causa della sua furia. La battaglia durò sette giorni e sette notti, e terminò con l'intervento di Ramiris. I tre divennero i primi Re demoni e decisero che ciascuno avrebbe seguito diversi obiettivi, in modo da riconoscersi l'un l'altro. Guy Crimson si avventurò nel Continente ghiacciato e vi stabilì il suo dominio, formando un patto con l'Imperatrice del ghiaccio Velzard che divenne una sua subordinata. Guy invita Leon Cromwell nella sua residenza, e i due discutono degli ultimi avvenimenti, tra cui il nuovo Walpurgis organizzato da Kleiman, il suo presunto controllo mentale su Milim e l'apparente morte di Callion. Verso la fine iniziano a parlare del suggerimento di Ramiris di includere anche Limur all'evento, cosa che porta alla luce il risveglio di Veldra, il quale attira anche l'attenzione di Velzard, portando i tre a ipotizzare che le azioni di Kleiman, il comportamento di Milim e la liberazione di Veldra possano essere collegati. Quando Leon fa per andarsene, Guy gli chiede se è riuscito a raggiungere il suo obiettivo sull'evocazione, al ché quest'ultimo, oltre a riferirgli di no, rivela che cinque dei bambini che intendeva prendere con sé sono stati salvati da Limur, cosa che lascia scioccato Guy e lo fa interessare ancora di più allo slime, fremendo di entusiasmo per l'imminente Walpurgis. Dopo che l'incontro è iniziato Limur e Kleiman iniziano a discutere, così Guy intima al secondo che se pensa di essere davvero un Re demone deve sconfiggere Limur, e affermando a quest'ultimo che se vincerà verrà riconosciuto come Re demone, per poi isolarli all'interno di una barriera insieme ai rispettivi seguaci, tra cui Milim. Quando Beretta decide di aiutare Limur, Guy la ferma, permettendole di partecipare solo se riconosce Ramiris come suo unico padrone; dal breve discorso che hanno, inoltre, Guy capisce che Beretta appartiene alla stirpe di Diablo, il quale ha giurato fedeltà a Limur. Dopo che Limur riesce a sconfiggere Kleiman, Guy si congratula con lui e lo dichiara ufficialmente Re demone. Subito dopo Frey e Callion rinunciano al loro ruolo di Re demoni, e Guy lascia il compito di trovare un nuovo nome per il gruppo a Limur, il quale cerca di tirarsi indietro ma viene intimidito da Guy che lo costringe ad accettare. Quando Dagruel caccia Dino dalla sua residenza, Guy lo convince a diventare la sua "spia aperta" a Tempest (anche perché non voleva avere nulla a che fare con lui). Decide di inviare Rain nel Sacro Impero di Ruberios, ma Diablo la sconfigge e i due iniziano a parlare. Guy gli chiede perché abbia aspettato tanto tempo per evolversi, e per tutta risposta Diablo gli domanda se pensa che ci sia qualcuno più forte di loro al mondo, e quando afferma che oltre ai Veri draghi non c'è nessun altro Diablo inizia a lodare Limur, infastidendolo molto e chiedendogli di smettere. Guy afferma che anche se Limur conquista le nazioni occidentali, i suoi subordinati vi stanno seminando il caos, che dal suo punto di vista è solo uno scherzo verso gli umani. La risposta di Diablo, però, lo infastidisce. In quel momento Guy riceve un messaggio da Misery, appena fuggita da Testarossa, alias Blanc, e chiede a Diablo chi è stato a darle il nome. Diablo gli spiega con orgoglio che è stato Limur, al ché Guy trova la situazione ridicola poiché l'equilibrio di potere che aveva mantenuto per migliaia di anni sta andando in frantumi, e quando chiede degli altri due membri dei Progenitori rimane completamente sbalordito nel sentire che anche Violet e Jaune sono state nominate, arrabbiandosi ancora di più e decidendo di fare visita a Limur più tardi, per poi procedere verso Ruberios insieme a Rain. Qui ferma la fuga di Yuuki Kagurazaka e dei suoi alleati, che vengono subito immobilizzati da una sopraggiunta Misery. Yuuki gli propone di collaborare - più che altro per valutare le sue intenzioni - al ché Guy ride e lo definisce interessante, ma rifiuta affermando che è un nemico di Leon, oltre che a impedirgli di emigrare nell'Impero orientale poiché non vuole che le forze di Rudra diventino più forti. Vedendo che i negoziati sono chiusi Yuuki si prepara a combattere, facendo sorridere Guy che gli chiede se pensa di poter vincere, e Yuuki risponde che ciò sarà inevitabile. Guy, allora, gli promette che li lascerà andare se riesce a sconfiggerlo, ma tutti gli attacchi di Yuuki falliscono, finendo quasi in fin di vita, e Laplace tenta di sacrificarsi fingendosi un traditore ma venendo ostacolato da Yuuki, che riesce a trovare la forza per rialzarsi. Chiede a Guy perché non l'abbia ucciso, poiché ha solo inflitto attacchi che lo hanno lasciato sull'orlo della morte, e pur confermandolo Guy si rifiuta di dirglielo. A questo punto Yuuki cerca di convincerlo a lasciarli andare, promettendogli che distruggeranno l'Impero orientale dall'interno come sue pedine. Guy considera questa proposta molto intrigante e accetta, avvertendoli che non saranno così fortunati la prossima volta che si incontreranno. Il giorno dopo visita Tempest e si intromette nell'incontro di Limur con Leon e Luminous, per discutere con lui del motivo per cui ha accolto molti dei Progenitori sbilanciando l'equilibrio del mondo.

Doppiata da: Rina Hidaka (ed. giapponese), Deborah Morese (ed. italiana)
Milim Nova è il Vero Re Demone conosciuta come "Destroyer". È l'unica e sola esistente Dragonoid, ed è definita un tiranno a causa della sua personalità infantilmente irritabile, come lascia intuire il suo aspetto, unita al suo potere. Milim è la figlia dell'umana Lucia e del Creatore del Mondo Veldanava, il Re drago delle Stelle. La sua esistenza è la ragione principale per cui è considerato un tabù per i Veri draghi avere figli, perché, dopo la sua nascita, ereditò la maggior parte dei poteri da suo padre, rendendolo incredibilmente debole. Dopo che Veldanava e Lucia persero tragicamente la vita, Milim rimase orfana, con solo la compagnia del suo drago domestico, creatole dal padre con le sue ultime energie. Questo è probabilmente il motivo per cui, anche dopo tanti anni passati, la mente di Milim è rimasta quella di una bambina, in combinazione con il fatto che anche lei non è fisicamente matura (dal momento che non aveva mai avuto un adulto o un tutore per guidarla e allevarla). Anni dopo, il draghetto fu ucciso da una nazione che desiderava il potere di Milim, e lei, incapace di sopportare la perdita dell'unico essere a lei caro, andò su tutte le furie massacrando i responsabili, oltre a provocare la sua ascesa come Vero Re demone. La sua furia travolgente, tuttavia, le fece perdere il senso di sé e finì per combattere inconsciamente con Guy Crimson, la cui intenzione era quella di calmarla, ma la battaglia durò sette giorni e sette notti, trasformando le prosperose terre a ovest in una landa desolata. Alla fine, la battaglia si concluse grazie alla Regina delle fate Ramiris, la quale, per calmare Milim, assorbì la sua aura insieme alla magia di Guy diventando un Re demone. I tre risolsero la disputa, ma il suo draghetto, dato che aveva perso il suo corpo astrale, assorbì l'odio di Milim e ritornò in vita come un Drago del Caos, costringendo Milim a sigillarlo. Anche se è davvero puerilmente distruttiva, è abbastanza premurosa con gli altri per minimizzare il danno il più possibile, a meno che qualcuno non la offenda. Inizialmente non aveva nessuno che considerasse un vero amico, cercando qualcosa che potesse stimolarla e liberarla dalla noia. Quando viene messa al corrente della sconfitta del Lord degli Orchi per mano di uno slime chiamato Limur Tempest, Milim si mostra interessata e decide di andare a Tempest per conoscerlo. Dopo un breve fraintendimento che ha provocato un breve scontro con i sottoposti di Limur, quest'ultimo riesce a calmare Milim facendole assaggiare del miele, con i due che diventano amici del cuore. A seguito delle macchinazioni ordite da Kleiman per diventare un Vero Re demone, Milim decide di attuare un piano in cui gli fa credere di essere sotto il suo controllo e distrugge Eurazania, il regno del Re demone Callion, e durante il Banchetto di Walpurgis combatte brevemente contro Limur e Veldra per poi rivelare ai presenti la verità insieme a Callion e Frey, i quali abbandonano i loro ruoli come Re demoni e diventano suoi subordinati. Una delle magie di Milim è il Milim Eye, che le permette di analizzare il potere magico degli individui determinandone così la vera forza. Nella sua forma da battaglia, Milim si ricopre di una corazza nera con un corno cremisi sulla testa e due ali. A seguito del suo soggiorno a Tempest, Limur le fa creare da Kurobe i Dragon Knuckles, dei guanti che riducono il suo potere fisico.

Doppiata da: Anzu Haruno
Ramiris è una fata e la nuova incarnazione della Regina degli spiriti divenuta il Re demone conosciuto come "Labyrinth", oltre che la Guida dell'Eroe, conferendo la protezione divina agli eroi, e colei che preserva l'equilibrio del mondo intero. Si comporta in modo un po' compiaciuto perché è sia la Regina degli spiriti che un Re demone, dicendo solamente quello che vuole dire ed è il più delle volte svogliata. Divenne un Re demone quando fermò la battaglia tra Guy Crimson e Milim, assorbendone rispettivamente la magia e l'aura. Una volta Leon Cromwell venne nella Tana degli spiriti per chiederle di evocare la sua amica d'infanzia Chloe O'Bell attraverso il tempo, ma Ramiris gli disse che era impossibile. In seguito, recuperò i resti del Cavaliere magico che il team di Vester aveva gettato via per trasformarlo nel suo golem grazie a diversi spiriti elementali, in modo da proteggere la loro casa. A seguito della visita di Limur per salvare i bambini evocati e di aver creato Beretta come suo nuovo guardiano, Ramiris diventa amichevole nei suoi confronti, al punto che decide di avvertirlo del piano di Kleiman per il Walpurgis; in questo frangente incontra Veldra che le fa conoscere i manga, restandone anche lei affascinata. In seguito si trasferisce a Tempest, venendo convinta da Limur a costruire un Labirinto come attrazione per gli avventurieri. La principale abilità di Ramiris si chiama Creazione del Labirinto, che le permette di generare dei labirinti e personalizzarli; l'abilità, inoltre, fa rivivere i suoi subordinati che si trovano all'interno e permette di creare degli accessori con la stessa caratteristica, definiti "braccialetti della resurrezione", per prevenire morti non necessarie.

Doppiato da: Rikiya Koyama
Dagruel è il Vero Re demone conosciuto come "Earthquake". Secondo Guy Crimson era il gigante a guardia del Cancello del cielo, motivo per cui dispone dell'elemento sacro e non possiede un'Ultimate Skill come tratto caratteristico dei Re demoni. È molto amico di Dino, dato che gli ha concesso di vivere nella sua casa per molti secoli. A prima vista può sembrare un attaccabrighe, tuttavia Dagruel ha dimostrato una personalità attenta, facendo piccoli commenti educati pieni di riserbo, è calmo ed è sicuro della sua forza. Rispetta il potere degli altri pur essendo indifferente alle loro vite, ad esempio quando combatté contro Veldra diverse volte, finendo sempre in parità, o affermando che rispetta molto Luminous ma non esiterebbe a ucciderla.

Doppiata da: Lynn
Luminous Valentine è il Vero Re demone conosciuto come "Queen of Nightmares". Essendo una vampira il suo aspetto si è letteralmente cristallizzato, apparendo come una ragazzina dai capelli bianchi, con gli occhi eterocromatici rosso cremisi e celeste chiaro e vestita in modo gotico. Solitamente altezzosa, crogiolandosi nella sua superiorità, dimostra comunque un certo interesse per il cibo di classe e l'intrattenimento, tanto che ha chiesto uno scambio musicale dopo aver visto il concerto al festival di apertura di Tempest; inoltre, tiene molto ai suoi subordinati, tra cui Roy e Louis, e anche Hinata e Chloe. È un po' invidiosa di quanto Limur sia vicino a Chloe, ma a parte questo sembrano avere una relazione per lo più positiva, soprattutto perché tiene a bada "quella dannata lucertola" di Veldra. Duemila anni fa, infatti, Veldra attaccò il suo paese Night Rose, distruggendo il regno dei vampiri, ma grazie all'intervento dell'Eroina Chronoa i residenti furono evacuati in anticipo e Veldra venne imprigionato nella Prigione Eterna. Nel giro di poche centinaia di anni, Luminous fondò il Sacro Impero di Ruberios agendo nell'ombra, con i fratelli Roy e Louis Valentine che agiscono rispettivamente come suo sostituto Re demone e imperatore di clausura, e divenne la migliore amica di Chloe e Hinata. Quando scomparvero dal corpo dell'Eroina, Luminous lo sigillò per impedire al Manas Chronoa di scatenare la propria forza. Partecipa al Walpurgis in cui assiste alla vittoria di Limur su Kleiman, venendo infine scoperta da Veldra e costretta a partecipare attivamente mandando via Roy. Quando, però, scopre che è stato ucciso, Luminous si rammarica di non essere stata capace di resuscitarlo in tempo. In seguito smantella i piani dei Sette Luminari salvando Hinata e Limur, firmando un patto di non aggressione tra Ruberios e Tempest; scopre, inoltre, che nel regno di Limur è presente Adalman, e per scusarsi di non essere riuscita a salvarlo in passato contribuisce in modo significativo alla sua ricerca. Decide di organizzare un festival musicale a Ruberios, ma l'evento degenera quando Yuuki Kagurazaka e Granbell Rosso organizzano un attentato atto a rivelare la sua vera identità e distruggere così la sua religione, risvegliando l'Eroina Chronoa. Combatte contro Granbell, dove riesce a far evolvere la sua Unique Skill Lust, che le consente di resuscitare chiunque nelle vicinanze (o in alternativa come una forma di guarigione immensa) e di portare alla morte il bersaglio, in Asmodeus, permettendole di comandare il passaggio della vita e della morte: dopo aver sconfitto il suo avversario, infatti, Luminous usa il suo nuovo potere per riportare l'anima di Hinata, presente all'interno di Chloe, nel suo corpo, e trasferendo a quest'ultima, su richiesta di Granbell stesso, la sua Ultimate Skill Sariel.

Doppiato da: Yūsuke Kobayashi
Dino è il Vero Re demone conosciuto come "Sleeping Ruler". Sebbene possa sembrare un ragazzo delicato, Dino è in realtà un Angelo caduto appartenente al rango di Serafino. Come suggerisce il titolo, è un individuo pigro a cui piace perdere tempo dormendo. Nonostante ciò, tiene ancora alla sua immagine e non vuole essere l'unico a distinguersi. È amico del gigante e compagno Re demone Dagruel, che gli ha permesso di ospitarlo nella sua residenza per diversi secoli. A un certo punto, però, Dagruel lo caccia, e Dino viene convinto da Guy Crimson a essere una "spia aperta" con il compito di monitorare le attività della Federazione Jura Tempest. Dopo averlo saputo, Limur lo assegna come assistente di Ramiris.

Doppiato da: Jun Fukuyama (ed. giapponese), Patrizio Prata (ed. italiana) 
Leon Cromwell è il Vero Re demone conosciuto come "Platinum Saber", per via dei suoi lunghi capelli biondo platino che, uniti al suo giovane e delicato aspetto (nonostante abbia trecento anni), lo porta a essere scambiato per una donna. Essendo incapace di esprimersi correttamente, viene spesso visto come freddo e crudele. In verità è piuttosto gentile, ma la sua mentalità a senso unico tende a creare distanza tra lui e gli altri. Mostra sempre una personalità orgogliosa, fredda e calcolatrice con le altre persone, anche quando è con esseri molto più potenti come Guy Crimson o Velzard. L'unica persona a cui tiene molto è la sua amica d'infanzia Chloe O'Bell, al punto da aver commesso varie atrocità solo per riunirsi con lei, e ogni volta che viene coinvolta in qualcosa la sua personalità cambia drasticamente, diventando una figura fraterna testarda e iperprotettiva. Originariamente Leon era un Trasportato insieme a Chloe, essendo stati catturati dal verificarsi accidentale di una distorsione dimensionale, ma in seguito Chloe venne immediatamente evocata nel futuro. Leon decise, quindi, di cercarla, andando nella Tana degli spiriti di Ramiris tentando di evocarla attraverso il tempo, ma il tentativo non funzionò e al posto di Chloe venne evocato Ifrit. Ciò nonostante, Leon riuscì a stipulare un contratto con uno spirito superiore della Luce e diventò un Eroe. Cento anni dopo essere venuto in questo mondo, si seppe che Leon si autoproclamò Re demone, ottenendo tra l'altro un cambio di razza come demonoide, e uno di essi, Kazaream, furioso per questa affermazione andò a ucciderlo, ma Leon ribaltò la situazione e sconfisse Kazaream, prendendone sia il castello come nuova base che il suo posto all'interno dei Dieci grandi Re demoni, venendo ufficialmente riconosciuto e soprannominato "Platinum Devil". In seguito cercò personalmente di evocare Chloe, al punto da insegnare la tecnica di evocazione agli altri paesi per velocizzare il processo, ma ognuno dei tentativi fallì - cosa che, ironicamente, portò comunque all'evocazione di Chloe. Più di duecento anni dalla sua venuta, Leon evocò Shizue Izawa e la fece possedere da Ifrit sia per salvarla che per dare un recipiente allo spirito superiore del fuoco. A causa del carattere freddo di Leon, i giudizi sbagliati di Ifrit e il rifiuto di Shizue del mondo in cui è stata evocata, i due non sono stati in grado di legare correttamente, culminando nella morte di Pirino e Pizu, che mise a dura prova la loro relazione. Alla fine Leon decise di lasciare Shizue alle cure dell'Eroina Chronoa che apparve nel suo castello, mentre egli stesso trasferì la sua base a El Dorado. Molto tempo dopo Leon viene a sapere dell'esistenza di Limur, il quale salva gli studenti di Shizu a cui intendeva ripetere il processo in modo da renderli parte delle proprie forze, e costringendolo a interrompere i suoi tentativi a causa della visione negativa che Limur ha delle evocazioni. Incontrandolo al Walpurgis Leon si dimostra interessato allo slime, anche per la somiglianza che la sua forma umana ha con Shizu, il quale accetta il suo invito di incontrarsi nel suo regno per risolvere la questione della ragazza. I due, però, si rincontrano subito a Ruberios durante la rivolta di Granbell Rosso, entrambi tentati di attaccarsi l'un l'altro, ma scoprono di essere osservati e decidono di simulare una battaglia nel tentativo di scoprirne l'identità, finendo per avere a silenziosa comprensione. Scoprono, tuttavia, che l'unico assalitore nascosto è Tear, la quale non rappresenta una grande minaccia per i due, ma la loro inazione causa un intensificarsi degli eventi, con Hinata Sakaguchi che muore e viene inviata duemila anni nel passato insieme a Chloe diventando l'Eroina Chronoa, mentre la Chloe del presente si risveglia dal suo sonno controllata dal suo Manas Chronoa, iniziando ad attaccare chiunque a vista. Grazie all'aiuto di Veldra e Leon, Limur è in grado di respingere e infine calmare Chronoa, e con l'aiuto di Raphael crea l'Ultimate Skill Yog-Sothoth, ponendo fine alla sua furia e riportando cosciente Chloe. Leon riesce, così, a riunirsi con la sua amica d'infanzia che aveva cercato per tutto questo tempo.

El Dorado 
 è il paese governato dal Re demone Leon Cromwell, situato nel continente meridionale grande quanto l'Australia della Terra. È una terra ampia creata artificialmente, e possiede delle città divise in distretti che contengono una foresta, un campo, un lago, un fiume e una montagna, protette, inoltre, da un cerchio magico. Al centro del continente c'è un gigantesco vulcano attivo, le cui ceneri e fumi vulcanici non cadono mai sulle città grazie alla manipolazione magica del flusso d'aria, e nelle sue vicinanze è presente la bellissima capitale e il palazzo di Leon. Una delle porte dell'inferno si trova vicino alla capitale, da dove Carrera si manifestò e attaccò la città, prima che giurasse fedeltà a Limur.

Alrose è stato evocato da bambino da Leon Cromwell, il quale lo fuse con uno spirito superiore corrotto facendolo diventare una creatura magica. In seguito dedicò la sua vita a Leon come suo Cavaliere d'Argento, il secondo posto tra i suoi cinque cavalieri, divenendogli così fedele da farsi sopraffare dalla rabbia quando il suo padrone viene insultato o sminuito.

Impero orientale 
Ufficialmente noto come , l'Impero orientale è una grande nazione militare, considerata la più forte esistente. Si dice che la sua storia sia antica di duemila anni, secondo cui l'antico regno minore di Nasca assorbì gradualmente le grandi nazioni del Regno magico di Namrium e dell'Unione orientale di Ulmeria, dando così vita all'Impero oggi conosciuto. Sotto il regno dell'imperatore Rudra Nam Ul Nasca, l'Impero divenne immensamente potente, annullando ogni segno di ribellione dalle nazioni che aveva assorbito e agendo come potenza egemonica. Si crede che l'unico motivo per cui non abbia ancora invaso la Foresta di Jura è perché sono nel bel mezzo dei preparativi. Alcuni secoli fa, infatti, l'Impero tentò di soggiogare Veldra, ma il drago distrusse immediatamente circa centomila soldati e la città fortificata che fungeva da porta d'ingresso per l'invasione della foresta.

Rudra è il giovane imperatore e fondatore dell'Impero orientale. È un assolutista che sostiene il principio in cui è il potere a contare, ed è desideroso di aggiungere individui più potenti nel suo esercito. Ufficialmente discende da una linea di sangue pura di signori supremi che si trasmisero tutti il nome "Rudra", ma la verità è che sono tutti la stessa persona reincarnatasi più volte. Rudra possiede un legame speciale con Guy Crimson, dato che i due hanno scommesso il diritto di governare sul mondo. C'era solo una regola assoluta nel loro gioco: potevano usare solo le loro pedine. In altre parole, finché Guy e Rudra non si confrontavano direttamente, potevano fare quello che volevano. Il mondo era la loro scacchiera, e i mostri e gli umani le loro pedine, con Guy che usa mostri e creature magiche mentre Rudra una parte dell'umanità.

Doppiato da: Natsuki Hanae
Un genio nato, Yuuki era soddisfatto della sua vita sulla Terra, con i suoi genitori amorevoli e molti amici. Ma un giorno un camionista, oberato di lavoro, si addormentò al volante e si schiantò contro l'auto dei suoi genitori uccidendoli entrambi, facendolo cadere nella disperazione. Quando i tribunali dichiararono l'autista innocente, Yuuki scoprì l'irragionevolezza e i difetti della società. Inizialmente voleva vendicarsi su tutto e tutti, ma non se la sentì di coinvolgere così tante persone innocenti nel processo. Invece, si rese conto che avrebbe dovuto cambiare la società un passo alla volta, diventando un politico e guadagnandosi amici e alleati. Prima ancora che potesse finalizzare i suoi piani, però, fu trasportato nell'altro mondo dove incontrò il Re demone Kazaream, in punto di morte a causa della sua sconfitta per mano di Leon Cromwell, il quale cercò di possederlo dato che il corpo e l'anima di Yuuki erano compatibili con il suo corpo astrale, tentando con le ultime forze di immettervi una maledizione che ne avrebbe ucciso la mente all'istante in modo da reincarnarsi nel suo corpo. Tuttavia, Yuuki, essendo un genio che aveva già capito come funzionava il mondo, risvegliò la sua Unique Skill "Creatore", in grado di manipolare liberamente l'energia della propria anima per cambiare forma in qualsiasi cosa necessaria alla situazione, usandola per creare il suo attributo speciale Anti-Skill in modo da resistere alla maledizione. Avendo pietà di Kazaream, Yuuki gli permise di abitare nel suo corpo promettendogli di trovarne uno in cui reincarnarsi. A un certo punto finì sotto la tutela e la guida di Shizue Izawa insieme alla compagna di studi Hinata Sakaguchi, entrambe provenienti dal Giappone, imparando a conoscere la lingua e la società del nuovo mondo e prefiggendosi l'obiettivo di renderlo un posto in cui tutti possano essere felici. Insieme alla sua insegnante, Yuuki usò la sua conoscenza di un mondo più moderno per rielaborare la società degli avventurieri nella Gilda della Libertà, portandola al livello internazionale e venendone nominato Gran maestro. Sotto la sua guida, le morti legate ai mostri diminuirono drasticamente e stabilì un nuovo sistema di classificazione in base alla loro quantità di energia magica. Questi cambiamenti permisero al commercio di fiorire e alla popolazione di crescere in aree che prima erano povere e decrepite, migliorando la vita di molti. A un certo punto Yuuki incontrò Mariabell Rosso, che stava segretamente manipolando la società e l'economia da dietro le quinte tramite il Sacro concilio dell'ovest, di cui aveva il controllo completo, ostacolando così il suo obiettivo di una società onesta e giusta. In seguito incontrò Damrada e annientò l'oscura organizzazione a est conosciuta come Echidna, riformandola nell'organizzazione clandestina Cerberus e nominando Vega, Misha e Damrada come suoi comandanti. Alla fine, l'opportunità per Yuuki di contrastare Mariabell arrivò quando quest'ultima tentò di dominarlo con la sua Unique Skill Greed, riuscendo a resisterle per via del suo "desiderio" più forte del suo, e sfruttando l'occasione per influenzare segretamente la mente e le azioni di Mariabell. Yuuki conosce Limur quando quest'ultimo arriva nel Regno di Ingracia per salvare gli ex allievi di Shizu, prendendolo subito in simpatia in quanto Limur gli dona diversi nuovi manga creati dai suoi ricordi. Nel mentre invia il subordinato di Kazaream, Laplace, a ottenere informazioni sul quartier generale del Sacro concilio dell'ovest. Volendo, inoltre, agevolare il risveglio di Kleiman come Vero Re demone, organizza un piano per soggiogare Milim in modo da farle distruggere Eurazania e inasprire i rapporti tra la Federazione Jura Tempest e il Regno di Falmuth, in modo da indebolire e successivamente far crollare quest'ultimo in quanto era diventato troppo influente tramite l'utilizzo delle evocazioni. Decide, pertanto, di sacrificare Limur, dato che lo vede come una possibile minaccia per i suoi piani, inviandogli contro Hinata Sakaguchi tramite Damrada, il quale dipinge lo slime come un mostro che ha ucciso Shizu. Ma le cose non vanno come previsto: Limur riesce a sopravvivere al suo incontro con Hinata e a distruggere l'intero esercito di Falmuth, diventando molto più forte ma anche sospettoso nei riguardi del Gran maestro, anch'egli consapevole della sua precaria situazione. Intanto Laplace riferisce che è presente un vampiro sulla montagna sacra di Ruberios, e grazie a Kazaream, che prende possesso di un homunculus elfico con il nome di Kagali, scoprono che si tratta del Re demone Valentine. Sia per scoprire nuove informazioni che come ultima mossa per contrastare Limur, Yuuki chiede a Kleiman di usare Milim e Frey per iniziare un Walpurgis, ma ciò gli si ritorce contro in quanto Limur stabilisce la propria posizione e uccide Kleiman, mentre Laplace viene di nuovo scoperto. Dopo che le cose si sono calmate, Yuuki accetta l'invito di Limur di partecipare al festival di Tempest, riunendosi con lui e Hinata e divertendosi, soprattutto nei riguardi di Mariabell e dei suoi collaboratori lì presenti quando falliscono nel creare scompiglio; si rende, però, anche conto della potenza militare di Tempest, arrivando alla conclusione che Limur è meglio averlo come alleato. Decide, quindi, di concentrare tutti i suoi sforzi nel rovesciare il clan Rosso e la loro influenza nel Sacro concilio dell'ovest, iniziando con l'eliminazione di Mariabell, sottraendole Greed e incolpandola di tutte le sue azioni losche. Riesce, inoltre, a scoprire che la divinità Luminous è in realtà il Re demone Luminous Valentine, usando questa informazione per negoziare con Granbell Rosso affinché distruggano la religione a Ruberios scatenando la dormiente Eroina Chronoa, mentre Luminous è occupata con il festival musicale. Granbell, però, fa fallire il piano e incastra Yuuki, il quale, ormai completamente esposto, in particolare verso Limur, decide di abbandonare tutte le sue operazioni a ovest e fuggire a est verso l'Impero orientale, dove lui e Kagali si sarebbero riorganizzati. Viene, però, fermato da Guy Crimson, e nonostante l'uso della sua Anti-Skill e di Creatore per evolversi in un Santo non riesce a ferire minimamente il Re demone. Alla fine Yuuki riesce a negoziare con Guy per la sua sopravvivenza e quella dei suoi amici, in cambio di fare del loro meglio per aiutarlo a distruggere l'Impero orientale dall'interno. Frustrato dalla sua stessa mancanza di potere e dall'incapacità di proteggere i suoi amici, Yuuki raggiunge l'interno del proprio spirito ed evolve Greed nell'Ultimate Skill Mammon. Entrato nel Corpo misto, riesce a battere tutti i suoi superiori e nel giro di pochi mesi sale al grado di comandante, una delle quattro posizioni più alte all'interno dell'esercito.

 / 
Doppiato da: Volcano Ōta (Kazaream), Yui Ishikawa (Kagali)
Kazarem è un Vero Re demone conosciuto come "Curse Lord", tristemente noto per essere un individuo crudele e affamato di potere grazie all'utilizzo delle sue maledizioni, in grado di trasformare con la forza diversi esseri potenti in suoi servi, e dell'Unique Skill Pianificatore, che gli consente di elaborare un piano in base alle circostanze in modo da garantirgli sempre dei benefici. Era anche noto per essere altamente distruttivo se veniva provocato, ma anche molto astuto e intelligente, guadagnandosi la sua reputazione grazie alla sua straordinaria capacità di raccogliere informazioni e creare schemi ingegnosamente complessi per controllare gli eventi da dietro le quinte. È il creatore dell'Alleanza moderata dei clown, dei Deathman che lui stesso ha creato con lo scopo di renderli dei potenziali Re demoni per poterlo sostenere, in cui riveste il ruolo di presidente. Secoli fa, Kazaream fu un membro della famiglia reale elfica del Regno Ultra-Stregoneria degli elfi, all'epoca uno dei più prosperi del mondo, che tuttavia avrebbe segnato la propria distruzione a causa della loro arroganza e stupidità facendo arrabbiare la Principessa dei Draghi che un giorno sarebbe diventata un Re demone: Milim Nava, la figlia del Vero drago Veldanava. Kazaream fu uno dei pochi elfi sopravvissuti alla catastrofe, assistendo in prima persona all'ira di Milim, cosa che lo ha portato a provare un profondo senso di paura per lei e un sano livello di rispetto per la sua forza. Tentò, quindi, di ricostruire la sua patria perduta usandone la conoscenza e la tecnologia, risultando nella creazione della capitale Amrita e l'istituzione della Nazione dei burattini Jistav; divenne, inoltre, un Re demone, costruendosi rapidamente una temibile reputazione come astuto e intrigante pianificatore grazie alla sua straordinaria capacità di raccogliere informazioni, e cercando di reclutare esseri dal potenziale e potere simili a lui con la capacità per diventare Re demoni. In passato combatté contro Roy Valentine, il cui potere era equivalente al suo ma ignaro che fosse solo il sostituto di Luminous Valentine. La loro battaglia fu talmente distruttiva da coinvolgere tutti i territori circostanti, portando alla creazione dell'usanza dei combattimenti dei Re demoni e alle loro riunioni decise tramite un voto a maggioranza di tre. Insieme a Milim, Kazaream raccomandò Callion come nuovo Re demone al fine di ottenere un'ulteriore spinta politica nel gruppo. A un certo punto sentì parlare di Leon Cromwell, il quale si era dichiarato un Re demone, ma poiché nessuno si fece avanti per sostenere la sua affermazione decise di eliminarlo per aver osato definirsi come tale, finendo, però, per perdere e venendo distrutto. Tuttavia Kazaream sopravvisse, e per oltre cento anni vagò come uno spirito disincarnato con la sua coscienza e la sua mente che si stavano lentamente dissipando a causa della mancanza di un corpo. Fu solo fino a dieci anni prima della reincarnazione di Limur che trovò e cercò di possedere il corpo dell'appena giunto Yuuki Kagurazaka, sentendo una forte compatibilità con esso. Ma a causa dell'Unique Skill di Yuuki, Kazaream non ebbe altra scelta se non sottostare alle sue richieste finché non gli venne dato il corpo di un homunculus elfa. Grato per l'aiuto di Yuuki, Kazaream iniziò a lavorare a stretto contatto con lui per raggiungere i loro obiettivi condivisi e assunse l'identità della sua segretaria Kagali, fornendogli, inoltre, l'appoggio dell'Alleanza moderata dei clown. Dopo aver saputo della morte di Kleiman al Walpurgis, Kagali si infuria giurando di vendicarsi di Limur Tempest. In seguito, dopo un breve scontro con Guy Crimson a Ruberios, segue Yuuki insieme a Laplace, Tear e Footman verso l'Impero orientale, sia per distruggerlo dall'interno come parte dell'accordo stipulato con il Re demone che per riorganizzarsi.

Velgrynd è la terzogenita dei quattro Veri draghi conosciuta come il "Drago delle bruciature" e sorella maggiore di Veldra, verso cui si dimostra molto premurosa ma anche severa, non approvando i metodi spartani che Velzard gli imponeva. Ciò portò entrambe le sorelle a litigare perché pensarono che il loro modo di crescere il fratello fosse la ragione delle sue incontrollabili furie distruttive, senza contare che alla fine divennero completamente rivali in quanto Velgrynd decise di schierarsi con l'imperatore Rudra mentre Velzard con Guy Crimson. In linea con il suo titolo e attributo, Velgrynd è una testa calda, non le piacciono gli schemi complessi e a volte agisce in base alle emozioni. La sua caratteristica più distintiva è l'eterna devozione verso Rudra, suo compagno e amante da molto tempo, disposta a fare qualsiasi cosa lui desidera e infuriandosi all'istante se qualcuno osa insultarlo in qualsiasi modo. È in gran parte disinteressata ad altre questioni e valuta solo le cose che Rudra apprezza. Nella sua forma umana Velgrynd ha capelli azzurri tenuti in due chignon con nastri neri e profondi occhi dorati. Il suo abbigliamento consueto consiste in un vestito cinese di colore scuro con l'immagine di un drago dorato, guanti lunghi bianchi e stivali bianchi lunghi fino alla coscia, entrambi decorati con ornamenti d'oro.

Kondou è un Trasportato che finì nel nuovo mondo più di settant'anni fa, quando stava rischiando la sua vita per il suo paese contro la flotta navale del nemico, finendo nel bel mezzo del giardino in cui solo l'imperatore Rudra e suoi più stretti collaboratori potevano entrare. Rudra decise di salvarlo, e per ripagare il favore Tatsuya gli giurò fedeltà, diventando il capo dell'ufficio di intelligence dell'Impero orientale. Essendosi evoluto in un Santo, grazie alla durata della vita estesa Tatsuya appare come un ragazzo di vent'anni, nonostante ne abbia più di novanta, e come ricordo del suo precedente servizio è vestito con un'uniforme della Marina imperiale giapponese. È un pragmatico freddo e calcolatore, con un comportamento molto serio. Non è fedele a nessuno tranne che all'imperatore e non esiterebbe a uccidere per il bene dell'impero. È anche molto orgoglioso della sua abilità con la spada, rispettando i potenti spadaccini anche se sono suoi nemici.

Damrada è un agente sotto copertura dell'Impero orientale inviato nei paesi occidentali, facente parte dell'organizzazione segreta conosciuta come Echidna, molto potente nel combattimento corpo a corpo ma è anche molto bravo a nascondere le sue abilità. Quando, però, si scontrò con Yuuki Kagurazaka, quest'ultimo decise di usarli riorganizzando e ristrutturando l'intera organizzazione in Cerberus, rendendo Damrada uno dei tre capi conosciuto come "Ricchezza", in quanto gestore del denaro dell'organizzazione. Dato il suo ruolo dà l'idea non preoccuparsi che del denaro, e lui pensa che sia naturale se gli altri lo etichettano in questo modo, dato che è il tipo di persona che non esiterebbe nel fare soldi; oltre a ciò, però, è consapevole che per espandere l'organizzazione servono un sacco di risorse. Vede un certo carisma sia in Yuuki che in Limur, dato che lo trova molto interessante e anche come una grande fonte di forza per i due. Seguendo i piani di Yuuki, spedisce i prodotti di seta da Tempest a re Edmaris per provocare la sua avidità, che diventa uno dei motivi per cui il Regno di Falmuth invade Tempest; informa Hinata Sakaguchi sulla morte di Shizu istigandola ad attaccare Limur; sostiene la fazione di re Edward durante il loro conflitto interno fornendogli dei cacciatori di demoni dell'Impero orientale, decidendo, però, di ritirarsi quando si accorge di Diablo.

Originariamente un nobile di basso rango, Calgurio approfittò della forte politica dell'Impero sulla meritocrazia assoluta e si fece strada nella scala militare attraverso il proprio talento, accumulando esperienza e ottenendo il posto di comandante. Gli fu affidato il comando del Corpo corazzato, il più grande nell'esercito. È un uomo magro sulla quarantina con una benda sull'occhio sinistro e dei baffi sottili, i capelli neri pettinati all'indietro e indossa l'uniforme militare imperiale standard riservata ai comandanti o superiori: un lungo cappotto nero con inserti oro e guanti bianchi. È uno stratega molto peculiare, ma a volte la sua avidità può avere la meglio su di lui rendendolo facilmente manipolabile, come quando Yuuki e Gadra lo convincono ad attaccare il Labirinto di Ramiris. Come comandante del Corpo più forte, Calgurio è molto orgoglioso del suo ruolo e cerca costantemente opportunità per dimostrare il suo valore all'Imperatore e avanzare ancora di più.

Altri 

Doppiato da: Kengo Kawanishi (ed. giapponese), Davide Fumagalli (ed. italiana) 
Germyud è uno stregone al servizio di Kleiman, vestito con un completo bianco e una maschera da medico della peste. Dietro i suoi modi di fare da gentiluomo si nasconde in realtà una personalità arrogante e narcisista. Su ordine di Kleiman per creare un Re demone fantoccio al loro servizio, Germyud vaga per i diversi territori dando dei nomi agli individui delle diverse specie in modo da farli evolvere e scontrare tra loro. Il candidato scelto è l'orco a cui dà il nome Gerd, facendolo diventare il Lord degli Orchi. Ma i suoi piani vengono rovinati all'ultimo da Limur, che ferma l'avanzata dell'armata degli Orchi nel territorio dei Lizardmen e lo mette con le spalle al muro, facendogli chiedere l'aiuto di Gerd, il quale, però, subito dopo lo decapita e lo divora per diventare un Re demone.

Doppiato da: Kenji Nomura (ed. giapponese), Matteo Brusamonti (ed. italiana) 
Un tempo Gerd era un orco che decise di salvare la sua gente da una tremenda carestia. Vagando nel deserto, ormai allo stremo delle forze, incontrò Germyud, il quale gli diede un nome e lo fece diventare il Lord degli Orchi con la promessa che servendolo la sua gente sarebbe sopravvissuta. Gerd ottenne così l'Unique Skill Affamato, il quale gli causava una fame insaziabile e che gli permetteva di prendere le abilità di coloro che divorava, oltre che a usufruire dell'abilità Chaos Eater, con cui evoca degli esseri simili a serpenti in grado di corrodere qualunque cosa; l'abilità, inoltre, si trasmise ai suoi sottoposti, i quali iniziarono a marciare nella Grande Foresta di Jura uccidendo le diverse creature magiche e assimilando le loro abilità, non risparmiando neppure i compagni morti per accrescere la propria forza. In seguito, quando Limur ostacola la loro avanzata nel territorio dei Lizardmen, Gerd viene a sapere che Germyud intende trasformarlo in un Re demone, e quando gli chiede aiuto contro lo slime, decide di decapitarlo a tradimento e divorarlo, trasformandosi nel Re demone conosciuto come "Orc Disaster". Alla fine, però, Gerd viene divorato da Limur, ma nel suo subconscio gli promette che si prenderà cura della sua gente, permettendogli così di trovare finalmente pace. Il personaggio e la traslitterzione del suo nome sembrano essere un rimando a Ganon, principale antagonista della serie The Legend of Zelda.

Charybdis è un gigantesco mostro monocolo di classe Calamità assetato di distruzione, il cui potere si pensa equivalga a quello di un Re demone e soprannominato il "Sovrano dei Cieli". Il suo corpo è simile a quello di uno squalo con ali e corna da drago (nell'anime ricorda più un drago deforme con caratteristiche da squalo). Nacque da un ammasso di magia staccatosi da Veldra, motivo per cui viene considerato come suo figlio. Poiché non ha alcun senso di razionalità, opera esclusivamente per soddisfare la sua brama di distruzione. Inoltre, in quanto forma di vita spirituale, richiede un corpo ospite per potersi manifestare. È in grado di evocare dei giganteschi squali chiamati Megalodon, usare le sue stesse scaglie come armi e rigenerarle subito dopo, e sfruttare un campo magico che indebolisce l'efficacia delle magie. Difatti sono queste sue abilità a renderlo pericoloso, dato che in realtà è più debole di un classe Disastro (il livello dei Re demoni) in quanto esercita solo una frazione del potere di Veldra. Avvertito del suo imminente risveglio, Kleiman ordina a Tear e Footman di controllarlo. I due trovano l'ospite adatto in Phobio, uno dei Cavalieri bestiali del Re demone Callion, il quale è furioso con Milim per averlo sconfitto, convincendolo a fare suo il potere di Charybdis in modo da avere la sua vendetta e portandolo sul posto in cui è sigillato. Una volta preso possesso del corpo di Phobio, Charybdis riesce a manifestarsi ed evoca dei Megalodon facendogli possedere tredici cadaveri di draghi minori (i quali erano il piano di riserva di Tear e Footman), per poi dirigersi verso Tempest in cerca di Milim. Nonostante l'attacco combinato dei seguaci di Limur con i rinforzi mandati da Gazehr Dwargo, Charybdis riesce a uscirne indenne, finché Limur non sente la voce di Phobio rivolta verso Milim, la quale riesce a sconfiggerlo facilmente con un colpo "trattenuto". In seguito Limur divora il suo cuore separandolo da Phobio. Durante la guerra tra le forze di Kleiman e quelle alleate di Eurazazia e Tempest, Yamza finisce sconfitto per mano di Albis e decide di arrendersi, ma in quel momento un incantesimo di Kleiman gli fa ingoiare a forza un frammento di Charybdis, creando una sua imperfetta incarnazione assorbendo sia lui che i cadaveri nelle vicinanze. Nonostante alla fine si sarebbe dissolto a causa della mancanza del nucleo, c'è il rischio che possa evolversi e diventare ancora più pericoloso, ma prima che riesca a fare qualcosa viene sconfitto da Benimaru.

Doppiato da: Kazuyuki Okitsu
Un tempo Orthos era un demone facente parte dei subordinati di Guy Crimson. Come lui era al tempo stesso astuto e presuntuoso, e a un certo punto fece credere agli abitanti del regno di Filtwood di aver ucciso e sigillato un demone. Non è noto se la storia era totalmente inventata o se uccise l'Eroe che intendeva eliminarlo per poi spacciarsi per lui. Diventato sovrano occulto del regno, oltre che forza e voce della nazione, le leggende e le dicerie della gente generatesi da quell'evento lo resero uno dei rari casi di autodenominazione noti, e facendolo salire al rango di Arcidemone. Sotto Orthos Filtwood divenne una nazione governata dai demoni, nel quale persone dotate di abilità notevoli come gli eroi venivano consegnate ai demoni affinché potessero trarne maggior potere. Tra queste vi era una coppia di eroi molto nota conosciuti come Ali d'Argento. L'uomo morì, ma la compagna, ancora viva ma ferita e furente per l'accaduto, tracciò col suo stesso sangue un cerchio magico per le evocazioni richiamando il demone Progenitore Noir (il futuro Diablo) chiedendogli di uccidere Orthos in cambio della sua anima. Il giorno dopo un gran numero di avventurieri si presentò al palazzo reale rispondendo a una chiamata d'emergenza il cui apparente scopo era quello di sconfiggere il demone sigillato, ma il vero motivo era quello di farli divorare da Orthos e dai suoi servi. Anche Shizue Izawa arrivò al palazzo, e dopo uno scontro contro Noir, viene condotta da Orthos (in quel momento mascherato da semplice soldato a guardia del portone) nei sotterranei del castello, dove già si trovavano il ministro del regno e il re, in realtà suoi complici. Dopo aver cercato di consumare Shizu e Ifrit, così da potenziarsi ancora, Noir appare mostrando di aver ucciso tutti i soldati posseduti dai demoni. Dopo aver eliminato anche il ministro e il re, Noir solleva in aria Orthos affermando di considerarlo niente più che feccia per aver "alzato troppo la cresta", e che per questo motivo non riesce a comprendere quanto sia realmente forte il suo avversario. Immediatamente gli divora l'anima, impedendogli di risorgere per sempre.

Doppiato da: Hayato Fujii
Reyhiem è un arcivescovo del Sacro concilio dell'ovest residente nel Regno di Falmuth, la cui posizione (almeno sulla carta) è paritaria quanto il re stesso, vista l'adozione da parte di Falmuth del Luminismo come religione di Stato; è, comunque, una formalità, in quanto Reyhiem è più un fidato consigliere che prende spunto dal re. È un codardo opportunista che cerca sempre il favore di individui autorevoli, arrivando persino a parlare dello sterminio degli abitanti di Tempest, in quanto mostri, come una cosa ovvia in un primo momento, per poi offrirsi come loro intermediario subito dopo. Tuttavia, è anche serio nell'adempiere al suo ruolo attuale finché non è incline a cambiare la sua fedeltà. Reyhiem aiuta il re Edmaris nella sua invasione contro la Federazione Jura Tempest mobiltando i Cavalieri templari da Ruberios ed edificando la barriera Prison Field sulla Città Limur, indebolendone gli abitanti al suo interno. Viene catturato da Limur insieme a Edmaris e Razen, per poi essere interrogato e torturato per settimane. Dopo ciò promette lealtà a Diablo in cambio della sua vita, venendo inviato per dare un messaggio a Hinata Sakaguchi da parte di Limur. Sfortunatamente per lui, viene ucciso dai Chierici dei Sette Luminari in modo da alterare il messaggio per incitare ulteriori conflitti.

Il mignolo delle Cinque dita di Kleiman, agendo come sua spia nello spionaggio. Finisce per essere uccisa dal Nuclear Cannon di Razen che Diablo ha deviato durante la battaglia.

Doppiato da: Yūya Hirose
Yamza è il comandante dell'esercito di Kleiman e il medio delle sue Cinque dita. Mjurran lo descrive come un essere abominevole ma competente, che gli piace provocare gli altri affinché gli diano ragione. È l'unico delle Cinque dita a essersi unito volontariamente a Kleiman, motivo per cui possiede più privilegi rispetto a loro e lo stesso Kleiman non gli ha impresso una maledizione sul suo cuore, premiandolo, invece, con una spada di ghiaccio, motivo per cui è conosciuto come il “Cavaliere magico del ghiaccio”. Riceve l'ordine da Kleiman di spazzare via tutti i sopravvissuti di Eurazania dopo che Milim ha distrutto la loro capitale, decidendo di usare la Città del drago dimenticato come base di rifornimento, con grande dispiacere dei veneratori del drago, e reclutando gli stessi come supporto logistico. Durante la battaglia contro le forze alleate di Tempest e Eurazania guidate da Benimaru, Yamza capisce che la battaglia è ormai persa, decidendo di abbandonare il campo di battaglia e nascondersi da Kleiman finché non avrà ottenuto la protezione di un altro Re demone. Viene, tuttavia, intercettato da Albis e costretto ad affrontarla, finendo per perdere. Quando fa per arrendersi, un incantesimo di Kleiman, rivelando che in fondo non si era mai completamente fidato di lui, gli fa ingoiare un frammento di Charybdis che lo trasforma nel mostro anche se solo temporaneamente, finendo comunque per essere ucciso da Benimaru.

Framea è un membro della tribù di uomini-coniglio della Foresta di Jura e protagonista della serie spin-off The Ways of the Monster Nation. Ha una personalità allegra, a tratti anche goffa, con l'abitudine di valutare le cose a causa della sua Unique Skill Dilettante. Si mostra diffidente nei confronti degli umani anche se non lo esprime ad alta voce. Decide di scappare di casa per saziare la sua curiosità riguardo alla Città Limur, finendo per incontrare il Re demone Luminous che decide di darle un nome e farla lavorare per lei. Viene invitata da Limur che le offre di creare una guida per Tempest, favorendo lo scambio culturale. Inizialmente titubante, Framea accetta felicemente dopo che le sono stati offerti vestiti, cibo, riparo ed essere la prima a provare nuove strutture e prodotti.

Mariabell è la nipote di Granbell Rosso e principessa del Regno di Siltrosso. Al di là del suo aspetto da bambina (che ricorda la sua defunta nonna Maria), è una persona molto avida ma anche razionale nel prendere le decisioni. Oltre a ciò è una Reincarnata, avendo dalla sua i ricordi e le conoscenze sull'economia avanzata ereditate dal suo mondo precedente, e l'Unique Skill Greed, che le permette di usare i propri desideri per superare quelli delle persone e trasformarle in burattini, e più è grande il desiderio maggiore sarà il controllo, riuscendo anche a convertire l'energia dell'anima in forza fisica per aumentarne il potere. A causa di questo e per il fatto che non ha mai affrontato una vera minaccia nella sua seconda vita, Mariabell diventa completamente troppo sicura di sé e arrogante verso i nativi del nuovo mondo, credendo che nessuno sarebbe stato immune alla sua abilità, neanche i Re demoni, convinta che il loro livello di potere complessivo sia uguale a coloro che si autoproclamano tali. A un certo punto incontrò Yuuki Kagurazaka, Gran maestro della Gilda della Libertà, e cercò di assoggettarlo, senza rendersi conto che il suo potere non aveva effetto su di lui in quanto il suo desiderio non riusciva a sovrastarlo. Yuuki decise di sfruttare l'occasione per manipolare le azioni della ragazza finché non fosse riuscito a sbarazzarsene. Dopo il fallimento del duca Muze durante il festival di apertura della Federazione Jura Tempest, Mariabell decide di invitare Limur nel Consiglio dell'Ovest e tendergli una trappola, ma ancora una volta fallisce. Capendo che le cose diventeranno solo più pericolose col passare del tempo, decide di eliminare personalmente Limur credendo di essere più forte, ma sfortunatamente viene sconfitta e costretta alla fuga. Viene, però, tradita e uccisa da Yuuki, il quale le sottrae Greed.

Note

Collegamenti esterni

Vita da slime